|-
|(54001)||2000 GP90|| align=right|15,8|| align=right|2,456|| align=right|0,090|| align=right|7,25|| align=right|3,849||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54002)||2000 GS90|| align=right|15,0|| align=right|2,182|| align=right|0,131|| align=right|4,96|| align=right|3,223||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54003)||2000 GN91|| align=right|13,5|| align=right|2,808|| align=right|0,203|| align=right|17,13|| align=right|4,705||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54004)||2000 GP91|| align=right|15,2|| align=right|2,302|| align=right|0,195|| align=right|10,91|| align=right|3,492||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54005)||2000 GJ93|| align=right|14,3|| align=right|2,736|| align=right|0,199|| align=right|13,00|| align=right|4,526||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54006)||2000 GM93|| align=right|14,6|| align=right|2,742|| align=right|0,147|| align=right|12,24|| align=right|4,541||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54007)||2000 GE94|| align=right|13,3|| align=right|3,035|| align=right|0,185|| align=right|11,69|| align=right|5,287||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54008)||2000 GU94|| align=right|14,5|| align=right|2,639|| align=right|0,168|| align=right|13,79|| align=right|4,287||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54009)||2000 GN95|| align=right|14,8|| align=right|2,329|| align=right|0,090|| align=right|5,42|| align=right|3,553||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54010)||2000 GU95|| align=right|15,4|| align=right|2,320|| align=right|0,195|| align=right|11,69|| align=right|3,534||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54011)||2000 GB96|| align=right|15,6|| align=right|2,295|| align=right|0,065|| align=right|5,70|| align=right|3,477||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54012)||2000 GQ96|| align=right|14,0|| align=right|2,664|| align=right|0,143|| align=right|12,09|| align=right|4,347||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54013)||2000 GA97|| align=right|16,5|| align=right|2,228|| align=right|0,254|| align=right|5,99|| align=right|3,325||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54014)||2000 GY97|| align=right|15,0|| align=right|2,201|| align=right|0,086|| align=right|4,50|| align=right|3,264||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54015)||2000 GC98|| align=right|15,9|| align=right|2,186|| align=right|0,061|| align=right|3,61|| align=right|3,232||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54016)||2000 GF98|| align=right|14,8|| align=right|2,308|| align=right|0,193|| align=right|4,14|| align=right|3,505||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54017)||2000 GP98|| align=right|15,7|| align=right|2,262|| align=right|0,048|| align=right|3,17|| align=right|3,401||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54018)||2000 GO99|| align=right|16,3|| align=right|2,292|| align=right|0,125|| align=right|5,52|| align=right|3,469||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54019)||2000 GP99|| align=right|15,9|| align=right|2,272|| align=right|0,035|| align=right|6,39|| align=right|3,424||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54020)||2000 GT99|| align=right|16,2|| align=right|2,227|| align=right|0,113|| align=right|5,44|| align=right|3,322||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54021)||2000 GU99|| align=right|14,7|| align=right|2,644|| align=right|0,107|| align=right|4,12|| align=right|4,297||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54022)||2000 GX99|| align=right|15,0|| align=right|2,407|| align=right|0,198|| align=right|1,61|| align=right|3,733||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54023)||2000 GD100|| align=right|15,2|| align=right|2,362|| align=right|0,067|| align=right|4,51|| align=right|3,630||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54024)||2000 GS100|| align=right|14,8|| align=right|2,577|| align=right|0,070|| align=right|2,82|| align=right|4,136||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54025)||2000 GU103|| align=right|14,8|| align=right|2,616|| align=right|0,112|| align=right|4,23|| align=right|4,231||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54026)||2000 GH104|| align=right|14,6|| align=right|2,667|| align=right|0,111|| align=right|4,65|| align=right|4,354||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54027)||2000 GT104|| align=right|15,9|| align=right|2,333|| align=right|0,127|| align=right|3,85|| align=right|3,564||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54028)||2000 GW104|| align=right|15,8|| align=right|2,535|| align=right|0,110|| align=right|3,61|| align=right|4,036||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54029)||2000 GB105|| align=right|16,2|| align=right|2,557|| align=right|0,174|| align=right|5,45|| align=right|4,088||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54030)||2000 GF105|| align=right|15,5|| align=right|2,222|| align=right|0,107|| align=right|3,36|| align=right|3,311||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54031)||2000 GP105|| align=right|16,3|| align=right|2,307|| align=right|0,073|| align=right|4,97|| align=right|3,504||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54032)||2000 GL106|| align=right|15,5|| align=right|2,427|| align=right|0,190|| align=right|4,92|| align=right|3,779||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54033)||2000 GV106|| align=right|16,1|| align=right|2,385|| align=right|0,151|| align=right|3,20|| align=right|3,682||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54034)||2000 GG107|| align=right|16,1|| align=right|2,233|| align=right|0,098|| align=right|2,88|| align=right|3,336||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54035)||2000 GG109|| align=right|15,0|| align=right|2,600|| align=right|0,107|| align=right|5,23|| align=right|4,192||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54036)||2000 GP109|| align=right|14,9|| align=right|2,459|| align=right|0,092|| align=right|7,02|| align=right|3,855||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54037)||2000 GE110|| align=right|15,1|| align=right|2,360|| align=right|0,188|| align=right|3,77|| align=right|3,624||MBA||2. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54038)||2000 GS110|| align=right|13,9|| align=right|3,094|| align=right|0,156|| align=right|8,32|| align=right|5,441||MBA||2. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54039)||2000 GW110|| align=right|14,6|| align=right|2,596|| align=right|0,028|| align=right|7,00|| align=right|4,183||MBA||2. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54040)||2000 GZ112|| align=right|16,2|| align=right|2,361|| align=right|0,108|| align=right|3,13|| align=right|3,627||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54041)||2000 GQ113|| align=right|14,3|| align=right|2,324|| align=right|0,132|| align=right|5,52|| align=right|3,542||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54042)||2000 GR113|| align=right|13,7|| align=right|2,731|| align=right|0,219|| align=right|12,60|| align=right|4,512||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54043)||2000 GC114|| align=right|16,3|| align=right|2,250|| align=right|0,033|| align=right|6,24|| align=right|3,373||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54044)||2000 GG114|| align=right|14,4|| align=right|2,690|| align=right|0,166|| align=right|12,19|| align=right|4,412||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54045)||2000 GO115|| align=right|16,1|| align=right|2,371|| align=right|0,179|| align=right|3,37|| align=right|3,651||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54046)||2000 GK123|| align=right|14,0|| align=right|2,655|| align=right|0,151|| align=right|4,59|| align=right|4,327||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54047)||2000 GM123|| align=right|14,5|| align=right|2,566|| align=right|0,105|| align=right|11,95|| align=right|4,109||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54048)||2000 GE125|| align=right|15,6|| align=right|2,426|| align=right|0,245|| align=right|10,09|| align=right|3,778||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54049)||2000 GO125|| align=right|14,0|| align=right|2,534|| align=right|0,046|| align=right|9,61|| align=right|4,032||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54050)||2000 GE126|| align=right|14,2|| align=right|3,067|| align=right|0,202|| align=right|11,21|| align=right|5,370||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54051)||2000 GL126|| align=right|12,7|| align=right|2,581|| align=right|0,093|| align=right|14,60|| align=right|4,146||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54052)||2000 GQ126|| align=right|14,5|| align=right|2,645|| align=right|0,270|| align=right|11,90|| align=right|4,301||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54053)||2000 GV126|| align=right|13,0|| align=right|3,044|| align=right|0,220|| align=right|11,11|| align=right|5,311||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54054)||2000 GK127|| align=right|15,5|| align=right|2,634|| align=right|0,040|| align=right|2,72|| align=right|4,273||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54055)||2000 GL133|| align=right|14,8|| align=right|2,688|| align=right|0,152|| align=right|5,12|| align=right|4,405||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54056)||2000 GT133|| align=right|12,9|| align=right|3,117|| align=right|0,193|| align=right|14,51|| align=right|5,501||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54057)||2000 GF134|| align=right|14,6|| align=right|2,281|| align=right|0,094|| align=right|8,77|| align=right|3,445||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54058)||2000 GG134|| align=right|14,2|| align=right|2,943|| align=right|0,148|| align=right|12,83|| align=right|5,048||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54059)||2000 GN134|| align=right|14,5|| align=right|2,604|| align=right|0,088|| align=right|15,67|| align=right|4,202||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54060)||2000 GR134|| align=right|15,5|| align=right|2,263|| align=right|0,062|| align=right|7,01|| align=right|3,404||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54061)||2000 GX134|| align=right|16,0|| align=right|2,241|| align=right|0,136|| align=right|5,26|| align=right|3,353||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54062)||2000 GX135|| align=right|15,0|| align=right|2,221|| align=right|0,136|| align=right|7,13|| align=right|3,308||MBA||10. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54063)||2000 GC136|| align=right|14,0|| align=right|2,837|| align=right|0,197|| align=right|8,41|| align=right|4,777||MBA||12. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54064)||2000 GF138|| align=right|15,6|| align=right|2,308|| align=right|0,133|| align=right|3,43|| align=right|3,506||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54065)||2000 GZ138|| align=right|15,0|| align=right|2,950|| align=right|0,126|| align=right|11,73|| align=right|5,066||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54066)||2000 GN139|| align=right|16,1|| align=right|2,217|| align=right|0,070|| align=right|6,32|| align=right|3,299||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54067)||2000 GR140|| align=right|15,5|| align=right|2,318|| align=right|0,039|| align=right|5,11|| align=right|3,529||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54068)||2000 GD142|| align=right|14,0|| align=right|2,698|| align=right|0,176|| align=right|13,78|| align=right|4,431||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54069)||2000 GM142|| align=right|14,6|| align=right|2,740|| align=right|0,052|| align=right|10,41|| align=right|4,534||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54070)||2000 GQ143|| align=right|15,5|| align=right|2,310|| align=right|0,095|| align=right|5,32|| align=right|3,511||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54071)||2000 GQ146|| align=right|17,7|| align=right|1,330|| align=right|0,198|| align=right|23,45|| align=right|1,533||AMR||10. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54072)||2000 GV148|| align=right|16,3|| align=right|2,337|| align=right|0,176|| align=right|3,61|| align=right|3,571||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54073)||2000 GG149|| align=right|15,6|| align=right|2,380|| align=right|0,188|| align=right|2,99|| align=right|3,670||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54074)||2000 GV149|| align=right|16,9|| align=right|2,377|| align=right|0,173|| align=right|2,57|| align=right|3,665||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54075)||2000 GY153|| align=right|14,2|| align=right|2,386|| align=right|0,188|| align=right|7,65|| align=right|3,684||MBA||6. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54076)||2000 GL154|| align=right|15,6|| align=right|2,377|| align=right|0,131|| align=right|5,45|| align=right|3,664||MBA||6. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54077)||2000 GA157|| align=right|14,7|| align=right|2,356|| align=right|0,080|| align=right|5,61|| align=right|3,615||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54078)||2000 GC157|| align=right|15,9|| align=right|2,590|| align=right|0,109|| align=right|3,39|| align=right|4,168||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54079)||2000 GY157|| align=right|16,2|| align=right|2,251|| align=right|0,081|| align=right|5,44|| align=right|3,377||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54080)||2000 GA160|| align=right|14,9|| align=right|2,332|| align=right|0,154|| align=right|4,94|| align=right|3,560||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54081)||2000 GH162|| align=right|14,5|| align=right|2,807|| align=right|0,058|| align=right|25,61|| align=right|4,702||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54082)||2000 GO162|| align=right|15,4|| align=right|2,398|| align=right|0,048|| align=right|5,94|| align=right|3,714||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54083)||2000 GQ162|| align=right|15,0|| align=right|2,443|| align=right|0,117|| align=right|6,83|| align=right|3,817||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54084)||2000 GF163|| align=right|14,7|| align=right|2,433|| align=right|0,127|| align=right|6,64|| align=right|3,795||MBA||9. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54085)||2000 GY163|| align=right|13,7|| align=right|2,578|| align=right|0,146|| align=right|16,38|| align=right|4,138||MBA||12. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54086)||2000 GH165|| align=right|16,4|| align=right|2,303|| align=right|0,104|| align=right|6,43|| align=right|3,494||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54087)||2000 GO172|| align=right|14,8|| align=right|2,380|| align=right|0,092|| align=right|6,10|| align=right|3,672||MBA||2. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54088)||2000 GR173|| align=right|17,1|| align=right|2,249|| align=right|0,095|| align=right|4,64|| align=right|3,372||MBA||5. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54089)||2000 GA176|| align=right|15,7|| align=right|2,752|| align=right|0,068|| align=right|1,90|| align=right|4,566||MBA||2. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(54090)||2000 GH178|| align=right|15,9|| align=right|2,322|| align=right|0,132|| align=right|5,79|| align=right|3,538||MBA||2. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54091)||2000 GD179|| align=right|14,0|| align=right|2,530|| align=right|0,213|| align=right|14,74|| align=right|4,025||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54092)||2000 GZ180|| align=right|15,6|| align=right|2,319|| align=right|0,144|| align=right|24,08|| align=right|3,530||MBA||2. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54093)||2000 GC182|| align=right|16,5|| align=right|2,419|| align=right|0,245|| align=right|2,00|| align=right|3,762||MBA||2. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(54094)||2000 GU183|| align=right|13,4|| align=right|3,132|| align=right|0,074|| align=right|23,56|| align=right|5,541||MBA||5. dubna 2000||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(54095)||2000 HS1|| align=right|14,7|| align=right|2,423|| align=right|0,128|| align=right|7,24|| align=right|3,770||MBA||25. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(54096)||2000 HX1|| align=right|15,2|| align=right|2,352|| align=right|0,151|| align=right|6,07|| align=right|3,606||MBA||25. dubna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(54097)||2000 HZ1|| align=right|15,6|| align=right|2,570|| align=right|0,165|| align=right|7,13|| align=right|4,120||MBA||26. dubna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(54098)||2000 HW3|| align=right|14,6|| align=right|2,569|| align=right|0,210|| align=right|11,67|| align=right|4,118||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54099)||2000 HF4|| align=right|16,3|| align=right|2,400|| align=right|0,127|| align=right|4,44|| align=right|3,718||MBA||26. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(54100)||2000 HL5|| align=right|14,7|| align=right|2,574|| align=right|0,138|| align=right|15,36|| align=right|4,129||MBA||28. dubna 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(54101)||2000 HM5|| align=right|15,4|| align=right|2,386|| align=right|0,172|| align=right|7,60|| align=right|3,684||MBA||28. dubna 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(54102)||2000 HN5|| align=right|14,5|| align=right|3,216|| align=right|0,141|| align=right|2,00|| align=right|5,766||MBA||28. dubna 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(54103)||2000 HX6|| align=right|16,5|| align=right|2,442|| align=right|0,185|| align=right|2,00|| align=right|3,815||MBA||24. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(54104)||2000 HN7|| align=right|15,6|| align=right|2,553|| align=right|0,109|| align=right|2,01|| align=right|4,079||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54105)||2000 HZ7|| align=right|15,7|| align=right|2,354|| align=right|0,098|| align=right|4,20|| align=right|3,611||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54106)||2000 HX8|| align=right|14,5|| align=right|2,330|| align=right|0,079|| align=right|7,54|| align=right|3,555||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54107)||2000 HM9|| align=right|15,0|| align=right|2,801|| align=right|0,086|| align=right|1,64|| align=right|4,686||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54108)||2000 HU9|| align=right|14,2|| align=right|3,188|| align=right|0,150|| align=right|23,71|| align=right|5,692||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54109)||2000 HD10|| align=right|14,1|| align=right|3,154|| align=right|0,190|| align=right|2,45|| align=right|5,601||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54110)||2000 HA11|| align=right|15,0|| align=right|2,831|| align=right|0,041|| align=right|3,03|| align=right|4,762||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54111)||2000 HP11|| align=right|16,4|| align=right|2,382|| align=right|0,176|| align=right|3,29|| align=right|3,676||MBA||30. dubna 2000||Farpoint||Farpoint
|-
|(54112)||2000 HB12|| align=right|15,2|| align=right|2,980|| align=right|0,068|| align=right|9,76|| align=right|5,143||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54113)||2000 HP12|| align=right|16,1|| align=right|2,416|| align=right|0,109|| align=right|6,65|| align=right|3,756||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54114)||2000 HZ12|| align=right|14,2|| align=right|2,768|| align=right|0,055|| align=right|6,32|| align=right|4,604||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54115)||2000 HX15|| align=right|15,7|| align=right|2,287|| align=right|0,102|| align=right|7,18|| align=right|3,459||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54116)||2000 HT16|| align=right|15,4|| align=right|2,733|| align=right|0,052|| align=right|2,42|| align=right|4,517||MBA||24. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(54117)||2000 HB20|| align=right|14,5|| align=right|2,800|| align=right|0,133|| align=right|8,28|| align=right|4,684||MBA||27. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(54118)||2000 HK21|| align=right|15,3|| align=right|2,597|| align=right|0,164|| align=right|4,58|| align=right|4,185||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54119)||2000 HW21|| align=right|16,3|| align=right|2,375|| align=right|0,069|| align=right|5,05|| align=right|3,660||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54120)||2000 HM24|| align=right|17,3|| align=right|2,296|| align=right|0,154|| align=right|0,75|| align=right|3,479||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54121)||2000 HP24|| align=right|14,8|| align=right|2,530|| align=right|0,074|| align=right|4,72|| align=right|4,024||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54122)||2000 HO26|| align=right|15,9|| align=right|2,316|| align=right|0,176|| align=right|3,28|| align=right|3,524||MBA||30. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54123)||2000 HZ26|| align=right|13,7|| align=right|3,196|| align=right|0,098|| align=right|10,90|| align=right|5,712||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54124)||2000 HK27|| align=right|14,7|| align=right|3,147|| align=right|0,119|| align=right|6,15|| align=right|5,581||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54125)||2000 HL27|| align=right|16,4|| align=right|2,340|| align=right|0,190|| align=right|3,76|| align=right|3,579||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54126)||2000 HK29|| align=right|15,5|| align=right|2,317|| align=right|0,111|| align=right|4,85|| align=right|3,526||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54127)||2000 HN29|| align=right|14,0|| align=right|2,576|| align=right|0,184|| align=right|11,20|| align=right|4,133||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54128)||2000 HW30|| align=right|14,9|| align=right|2,518|| align=right|0,106|| align=right|13,54|| align=right|3,995||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54129)||2000 HY30|| align=right|14,4|| align=right|2,681|| align=right|0,057|| align=right|15,36|| align=right|4,388||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54130)||2000 HE31|| align=right|13,8|| align=right|2,670|| align=right|0,193|| align=right|17,07|| align=right|4,362||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54131)||2000 HM31|| align=right|15,8|| align=right|2,409|| align=right|0,087|| align=right|6,78|| align=right|3,738||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54132)||2000 HB32|| align=right|15,5|| align=right|2,671|| align=right|0,109|| align=right|3,36|| align=right|4,363||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54133)||2000 HU32|| align=right|13,0|| align=right|3,208|| align=right|0,127|| align=right|24,29|| align=right|5,744||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54134)||2000 HK34|| align=right|14,6|| align=right|2,366|| align=right|0,157|| align=right|10,04|| align=right|3,640||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54135)||2000 HU34|| align=right|15,7|| align=right|2,339|| align=right|0,058|| align=right|7,66|| align=right|3,576||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54136)||2000 HG35|| align=right|16,4|| align=right|2,257|| align=right|0,071|| align=right|5,88|| align=right|3,391||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54137)||2000 HA36|| align=right|14,5|| align=right|2,582|| align=right|0,191|| align=right|14,24|| align=right|4,149||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54138)||2000 HC36|| align=right|14,3|| align=right|2,704|| align=right|0,097|| align=right|11,05|| align=right|4,445||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54139)||2000 HZ36|| align=right|13,5|| align=right|2,574|| align=right|0,082|| align=right|15,49|| align=right|4,129||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54140)||2000 HB37|| align=right|13,6|| align=right|2,631|| align=right|0,131|| align=right|15,90|| align=right|4,266||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54141)||2000 HF37|| align=right|15,5|| align=right|2,574|| align=right|0,081|| align=right|15,65|| align=right|4,130||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54142)||2000 HL39|| align=right|15,0|| align=right|2,360|| align=right|0,107|| align=right|7,47|| align=right|3,624||MBA||29. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(54143)||2000 HO39|| align=right|15,3|| align=right|2,543|| align=right|0,142|| align=right|14,41|| align=right|4,056||MBA||29. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(54144)||2000 HG40|| align=right|15,3|| align=right|2,663|| align=right|0,249|| align=right|6,46|| align=right|4,345||MBA||30. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(54145)||2000 HN40|| align=right|15,4|| align=right|2,617|| align=right|0,155|| align=right|13,82|| align=right|4,233||MBA||30. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(54146)||2000 HY40|| align=right|14,5|| align=right|2,622|| align=right|0,188|| align=right|8,29|| align=right|4,245||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54147)||2000 HN41|| align=right|15,1|| align=right|2,578|| align=right|0,092|| align=right|13,53|| align=right|4,139||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54148)||2000 HS41|| align=right|14,3|| align=right|2,595|| align=right|0,015|| align=right|13,90|| align=right|4,180||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54149)||2000 HU42|| align=right|15,7|| align=right|2,272|| align=right|0,073|| align=right|7,53|| align=right|3,424||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54150)||2000 HF43|| align=right|15,6|| align=right|2,603|| align=right|0,023|| align=right|3,20|| align=right|4,198||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54151)||2000 HO45|| align=right|15,0|| align=right|2,361|| align=right|0,153|| align=right|7,55|| align=right|3,628||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54152)||2000 HX45|| align=right|15,1|| align=right|2,372|| align=right|0,048|| align=right|7,10|| align=right|3,652||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54153)||2000 HN46|| align=right|16,0|| align=right|2,365|| align=right|0,069|| align=right|5,73|| align=right|3,635||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54154)||2000 HQ46|| align=right|16,2|| align=right|2,429|| align=right|0,105|| align=right|2,16|| align=right|3,786||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54155)||2000 HR46|| align=right|14,7|| align=right|3,054|| align=right|0,111|| align=right|8,32|| align=right|5,335||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54156)||2000 HK47|| align=right|15,4|| align=right|2,258|| align=right|0,178|| align=right|7,28|| align=right|3,392||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54157)||2000 HG48|| align=right|15,5|| align=right|2,444|| align=right|0,126|| align=right|3,49|| align=right|3,819||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54158)||2000 HY48|| align=right|16,6|| align=right|2,367|| align=right|0,125|| align=right|2,25|| align=right|3,641||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54159)||2000 HJ49|| align=right|15,8|| align=right|2,409|| align=right|0,158|| align=right|3,26|| align=right|3,739||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54160)||2000 HH51|| align=right|15,1|| align=right|2,718|| align=right|0,091|| align=right|3,08|| align=right|4,480||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54161)||2000 HO51|| align=right|16,0|| align=right|2,275|| align=right|0,098|| align=right|4,59|| align=right|3,431||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54162)||2000 HF53|| align=right|15,6|| align=right|2,384|| align=right|0,128|| align=right|1,19|| align=right|3,681||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54163)||2000 HE54|| align=right|14,0|| align=right|2,739|| align=right|0,132|| align=right|11,45|| align=right|4,533||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54164)||2000 HH54|| align=right|15,2|| align=right|2,366|| align=right|0,165|| align=right|3,14|| align=right|3,638||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54165)||2000 HO54|| align=right|16,1|| align=right|2,396|| align=right|0,122|| align=right|2,50|| align=right|3,709||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54166)||2000 HV54|| align=right|15,3|| align=right|2,475|| align=right|0,060|| align=right|2,85|| align=right|3,893||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54167)||2000 HZ54|| align=right|14,7|| align=right|2,669|| align=right|0,185|| align=right|11,53|| align=right|4,360||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54168)||2000 HX56|| align=right|16,0|| align=right|2,427|| align=right|0,081|| align=right|6,15|| align=right|3,780||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54169)||2000 HF57|| align=right|15,0|| align=right|2,340|| align=right|0,052|| align=right|8,09|| align=right|3,578||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54170)||2000 HK57|| align=right|16,0|| align=right|2,361|| align=right|0,168|| align=right|2,93|| align=right|3,628||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54171)||2000 HP57|| align=right|15,2|| align=right|2,372|| align=right|0,058|| align=right|9,47|| align=right|3,653||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54172)||2000 HF58|| align=right|16,2|| align=right|2,620|| align=right|0,078|| align=right|4,47|| align=right|4,241||MBA||24. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(54173)||2000 HS58|| align=right|14,7|| align=right|2,392|| align=right|0,143|| align=right|5,57|| align=right|3,698||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54174)||2000 HD59|| align=right|14,6|| align=right|2,747|| align=right|0,175|| align=right|13,50|| align=right|4,553||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54175)||2000 HB60|| align=right|16,3|| align=right|2,448|| align=right|0,177|| align=right|1,73|| align=right|3,829||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54176)||2000 HO61|| align=right|15,5|| align=right|2,356|| align=right|0,140|| align=right|5,12|| align=right|3,616||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54177)||2000 HX61|| align=right|15,2|| align=right|2,947|| align=right|0,018|| align=right|1,86|| align=right|5,058||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54178)||2000 HY61|| align=right|16,2|| align=right|2,365|| align=right|0,106|| align=right|3,04|| align=right|3,637||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54179)||2000 HO62|| align=right|15,6|| align=right|2,520|| align=right|0,084|| align=right|3,45|| align=right|3,999||MBA||25. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(54180)||2000 HT63|| align=right|15,6|| align=right|2,755|| align=right|0,053|| align=right|1,19|| align=right|4,572||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54181)||2000 HR65|| align=right|14,6|| align=right|2,611|| align=right|0,066|| align=right|14,61|| align=right|4,218||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54182)||2000 HA66|| align=right|15,1|| align=right|3,135|| align=right|0,131|| align=right|1,22|| align=right|5,549||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54183)||2000 HN66|| align=right|14,3|| align=right|2,663|| align=right|0,082|| align=right|14,91|| align=right|4,346||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54184)||2000 HJ67|| align=right|16,4|| align=right|2,393|| align=right|0,149|| align=right|0,93|| align=right|3,701||MBA||27. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(54185)||2000 HC68|| align=right|17,0|| align=right|2,421|| align=right|0,165|| align=right|3,40|| align=right|3,766||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54186)||2000 HG68|| align=right|15,5|| align=right|2,739|| align=right|0,021|| align=right|6,30|| align=right|4,531||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54187)||2000 HR74|| align=right|14,9|| align=right|2,977|| align=right|0,138|| align=right|1,62|| align=right|5,136||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54188)||2000 HB75|| align=right|15,5|| align=right|2,525|| align=right|0,042|| align=right|3,49|| align=right|4,011||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54189)||2000 HQ75|| align=right|14,9|| align=right|3,031|| align=right|0,089|| align=right|3,13|| align=right|5,275||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54190)||2000 HT75|| align=right|14,7|| align=right|2,482|| align=right|0,105|| align=right|4,93|| align=right|3,910||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54191)||2000 HE76|| align=right|15,4|| align=right|2,669|| align=right|0,044|| align=right|4,19|| align=right|4,361||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54192)||2000 HH76|| align=right|16,3|| align=right|2,333|| align=right|0,064|| align=right|6,54|| align=right|3,562||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54193)||2000 HN76|| align=right|13,9|| align=right|2,618|| align=right|0,171|| align=right|13,34|| align=right|4,235||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54194)||2000 HV76|| align=right|16,2|| align=right|2,279|| align=right|0,140|| align=right|9,08|| align=right|3,440||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54195)||2000 HW77|| align=right|16,1|| align=right|2,319|| align=right|0,061|| align=right|6,08|| align=right|3,531||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54196)||2000 HH78|| align=right|14,8|| align=right|2,449|| align=right|0,168|| align=right|6,73|| align=right|3,833||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54197)||2000 HM78|| align=right|15,0|| align=right|2,222|| align=right|0,095|| align=right|4,59|| align=right|3,313||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54198)||2000 HJ79|| align=right|14,2|| align=right|2,775|| align=right|0,095|| align=right|5,03|| align=right|4,623||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54199)||2000 HP79|| align=right|15,0|| align=right|2,354|| align=right|0,059|| align=right|13,77|| align=right|3,612||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54200)||2000 HK80|| align=right|15,1|| align=right|2,688|| align=right|0,012|| align=right|12,46|| align=right|4,407||MBA||28. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54201)||2000 HO80|| align=right|14,3|| align=right|2,634|| align=right|0,172|| align=right|14,11|| align=right|4,274||MBA||28. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54202)||2000 HQ80|| align=right|14,7|| align=right|2,563|| align=right|0,062|| align=right|15,32|| align=right|4,103||MBA||28. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54203)||2000 HR80|| align=right|14,9|| align=right|2,722|| align=right|0,012|| align=right|10,95|| align=right|4,490||MBA||28. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54204)||2000 HX80|| align=right|14,4|| align=right|2,698|| align=right|0,210|| align=right|15,24|| align=right|4,431||MBA||28. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54205)||2000 HY82|| align=right|14,8|| align=right|2,759|| align=right|0,196|| align=right|9,64|| align=right|4,582||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54206)||2000 HM83|| align=right|13,4|| align=right|2,772|| align=right|0,155|| align=right|18,52|| align=right|4,614||MBA||30. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54207)||2000 HY83|| align=right|14,0|| align=right|2,543|| align=right|0,150|| align=right|15,24|| align=right|4,055||MBA||30. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54208)||2000 HX85|| align=right|15,4|| align=right|2,741|| align=right|0,058|| align=right|5,91|| align=right|4,538||MBA||30. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54209)||2000 HD86|| align=right|15,0|| align=right|2,326|| align=right|0,091|| align=right|5,34|| align=right|3,547||MBA||30. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54210)||2000 HV87|| align=right|14,2|| align=right|3,089|| align=right|0,158|| align=right|13,34|| align=right|5,427||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54211)||2000 HW88|| align=right|16,1|| align=right|2,650|| align=right|0,017|| align=right|2,71|| align=right|4,313||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54212)||2000 HJ89|| align=right|16,5|| align=right|2,384|| align=right|0,055|| align=right|4,27|| align=right|3,679||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54213)||2000 HZ89|| align=right|15,1|| align=right|2,971|| align=right|0,117|| align=right|2,33|| align=right|5,121||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54214)||2000 HP92|| align=right|15,9|| align=right|2,782|| align=right|0,065|| align=right|3,13|| align=right|4,640||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54215)||2000 HR95|| align=right|14,9|| align=right|2,337|| align=right|0,052|| align=right|7,20|| align=right|3,572||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54216)||2000 HQ96|| align=right|14,7|| align=right|2,255|| align=right|0,027|| align=right|7,46|| align=right|3,385||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54217)||2000 HW96|| align=right|15,3|| align=right|2,791|| align=right|0,074|| align=right|7,63|| align=right|4,661||MBA||27. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(54218)||2000 HC97|| align=right|14,1|| align=right|3,201|| align=right|0,083|| align=right|6,71|| align=right|5,727||MBA||27. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54219)||2000 HC99|| align=right|15,0|| align=right|2,801|| align=right|0,098|| align=right|3,87|| align=right|4,688||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54220)||2000 HJ100|| align=right|14,8|| align=right|2,729|| align=right|0,130|| align=right|7,49|| align=right|4,507||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54221)||2000 HN100|| align=right|14,8|| align=right|2,443|| align=right|0,132|| align=right|7,56|| align=right|3,817||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54222)||2000 JF|| align=right|13,9|| align=right|2,983|| align=right|0,106|| align=right|11,53|| align=right|5,151||MBA||3. května 2000||Kleť||Klet
|-
|(54223)||2000 JU|| align=right|13,9|| align=right|2,701|| align=right|0,196|| align=right|13,61|| align=right|4,438||MBA||1. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54224)||2000 JM6|| align=right|14,1|| align=right|2,770|| align=right|0,106|| align=right|13,51|| align=right|4,609||MBA||4. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54225)||2000 JU7|| align=right|15,7|| align=right|2,623|| align=right|0,080|| align=right|2,02|| align=right|4,247||MBA||4. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(54226)||2000 JA10|| align=right|13,7|| align=right|2,435|| align=right|0,156|| align=right|14,56|| align=right|3,799||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54227)||2000 JE11|| align=right|15,3|| align=right|2,975|| align=right|0,041|| align=right|10,46|| align=right|5,131||MBA||3. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54228)||2000 JA12|| align=right|15,1|| align=right|2,367|| align=right|0,127|| align=right|6,18|| align=right|3,640||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54229)||2000 JA13|| align=right|14,3|| align=right|2,591|| align=right|0,191|| align=right|13,41|| align=right|4,171||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54230)||2000 JO13|| align=right|16,6|| align=right|2,319|| align=right|0,156|| align=right|3,27|| align=right|3,531||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54231)||2000 JO14|| align=right|16,4|| align=right|2,385|| align=right|0,147|| align=right|2,19|| align=right|3,683||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54232)||2000 JL15|| align=right|15,1|| align=right|2,941|| align=right|0,031|| align=right|2,13|| align=right|5,044||MBA||9. května 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(54233)||2000 JZ15|| align=right|14,1|| align=right|2,973|| align=right|0,094|| align=right|9,92|| align=right|5,126||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54234)||2000 JD16|| align=right|15,1|| align=right|1,918|| align=right|0,090|| align=right|19,41|| align=right|2,656||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54235)||2000 JO16|| align=right|15,7|| align=right|2,581|| align=right|0,035|| align=right|4,30|| align=right|4,146||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54236)||2000 JH17|| align=right|15,7|| align=right|2,299|| align=right|0,138|| align=right|10,57|| align=right|3,485||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54237) Hiroshimanabe||2000 JD18|| align=right|14,4|| align=right|3,145|| align=right|0,194|| align=right|10,49|| align=right|5,578||MBA||5. května 2000||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(54238)||2000 JD19|| align=right|13,4|| align=right|3,059|| align=right|0,076|| align=right|19,75|| align=right|5,350||MBA||3. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54239)||2000 JF19|| align=right|14,6|| align=right|2,281|| align=right|0,214|| align=right|23,36|| align=right|3,445||MBA||3. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54240)||2000 JR19|| align=right|13,2|| align=right|3,201|| align=right|0,156|| align=right|28,23|| align=right|5,726||MBA||4. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54241)||2000 JY19|| align=right|15,1|| align=right|2,299|| align=right|0,137|| align=right|6,28|| align=right|3,485||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54242)||2000 JC20|| align=right|15,7|| align=right|2,196|| align=right|0,143|| align=right|3,86|| align=right|3,254||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54243)||2000 JG20|| align=right|15,6|| align=right|2,405|| align=right|0,107|| align=right|11,22|| align=right|3,730||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54244)||2000 JR20|| align=right|15,9|| align=right|2,366|| align=right|0,160|| align=right|4,99|| align=right|3,638||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54245)||2000 JE21|| align=right|14,4|| align=right|2,676|| align=right|0,093|| align=right|6,44|| align=right|4,376||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54246)||2000 JF21|| align=right|15,6|| align=right|2,471|| align=right|0,171|| align=right|3,92|| align=right|3,884||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54247)||2000 JN24|| align=right|14,8|| align=right|2,770|| align=right|0,071|| align=right|6,62|| align=right|4,609||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54248)||2000 JH25|| align=right|15,5|| align=right|2,343|| align=right|0,089|| align=right|6,34|| align=right|3,586||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54249)||2000 JV25|| align=right|15,3|| align=right|2,475|| align=right|0,100|| align=right|6,78|| align=right|3,893||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54250)||2000 JC26|| align=right|15,6|| align=right|2,367|| align=right|0,080|| align=right|6,21|| align=right|3,640||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54251)||2000 JO26|| align=right|15,3|| align=right|2,381|| align=right|0,079|| align=right|6,10|| align=right|3,673||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54252)||2000 JV26|| align=right|14,2|| align=right|2,978|| align=right|0,170|| align=right|10,00|| align=right|5,138||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54253)||2000 JP27|| align=right|13,5|| align=right|2,800|| align=right|0,206|| align=right|3,03|| align=right|4,684||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54254)||2000 JQ27|| align=right|16,1|| align=right|2,305|| align=right|0,089|| align=right|3,79|| align=right|3,500||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54255)||2000 JL28|| align=right|15,8|| align=right|2,397|| align=right|0,084|| align=right|2,86|| align=right|3,711||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54256)||2000 JC30|| align=right|14,1|| align=right|2,784|| align=right|0,061|| align=right|6,25|| align=right|4,644||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54257)||2000 JK30|| align=right|15,1|| align=right|2,440|| align=right|0,109|| align=right|5,64|| align=right|3,812||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54258)||2000 JV30|| align=right|15,9|| align=right|2,615|| align=right|0,233|| align=right|12,52|| align=right|4,227||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54259)||2000 JC32|| align=right|15,1|| align=right|2,521|| align=right|0,133|| align=right|3,61|| align=right|4,002||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54260)||2000 JF32|| align=right|16,0|| align=right|2,333|| align=right|0,193|| align=right|5,87|| align=right|3,562||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54261)||2000 JV32|| align=right|14,8|| align=right|2,439|| align=right|0,086|| align=right|1,48|| align=right|3,809||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54262)||2000 JX32|| align=right|16,0|| align=right|2,333|| align=right|0,105|| align=right|3,89|| align=right|3,563||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54263)||2000 JD33|| align=right|15,6|| align=right|2,590|| align=right|0,182|| align=right|3,28|| align=right|4,167||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54264)||2000 JN33|| align=right|16,0|| align=right|2,380|| align=right|0,149|| align=right|2,46|| align=right|3,671||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54265)||2000 JS33|| align=right|15,7|| align=right|2,323|| align=right|0,050|| align=right|6,30|| align=right|3,541||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54266)||2000 JC34|| align=right|16,0|| align=right|2,335|| align=right|0,092|| align=right|6,34|| align=right|3,567||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54267)||2000 JD35|| align=right|16,0|| align=right|2,303|| align=right|0,067|| align=right|6,26|| align=right|3,495||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54268)||2000 JR35|| align=right|14,9|| align=right|3,146|| align=right|0,138|| align=right|3,95|| align=right|5,578||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54269)||2000 JZ36|| align=right|15,5|| align=right|2,528|| align=right|0,110|| align=right|2,31|| align=right|4,020||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54270)||2000 JC39|| align=right|14,2|| align=right|3,176|| align=right|0,134|| align=right|2,32|| align=right|5,659||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54271)||2000 JD39|| align=right|15,3|| align=right|2,285|| align=right|0,047|| align=right|7,66|| align=right|3,454||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54272)||2000 JT40|| align=right|15,3|| align=right|2,895|| align=right|0,036|| align=right|2,20|| align=right|4,925||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54273)||2000 JC41|| align=right|15,9|| align=right|2,427|| align=right|0,133|| align=right|1,41|| align=right|3,780||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54274)||2000 JK42|| align=right|16,1|| align=right|2,521|| align=right|0,152|| align=right|3,84|| align=right|4,003||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54275)||2000 JF43|| align=right|15,6|| align=right|2,363|| align=right|0,159|| align=right|3,27|| align=right|3,632||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54276)||2000 JG45|| align=right|15,0|| align=right|2,745|| align=right|0,140|| align=right|9,58|| align=right|4,548||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54277)||2000 JD46|| align=right|14,5|| align=right|2,535|| align=right|0,118|| align=right|16,39|| align=right|4,036||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54278)||2000 JZ46|| align=right|14,6|| align=right|2,599|| align=right|0,153|| align=right|7,58|| align=right|4,190||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54279)||2000 JC47|| align=right|15,8|| align=right|2,395|| align=right|0,083|| align=right|6,35|| align=right|3,706||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54280)||2000 JF47|| align=right|13,7|| align=right|2,922|| align=right|0,091|| align=right|11,24|| align=right|4,995||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54281)||2000 JP47|| align=right|15,0|| align=right|2,445|| align=right|0,112|| align=right|6,13|| align=right|3,822||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54282)||2000 JX47|| align=right|16,6|| align=right|2,389|| align=right|0,109|| align=right|6,20|| align=right|3,693||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54283)||2000 JG48|| align=right|14,3|| align=right|2,371|| align=right|0,043|| align=right|10,02|| align=right|3,651||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54284)||2000 JM50|| align=right|14,7|| align=right|2,816|| align=right|0,067|| align=right|11,97|| align=right|4,726||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54285)||2000 JR50|| align=right|14,3|| align=right|2,729|| align=right|0,049|| align=right|3,56|| align=right|4,509||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54286)||2000 JD51|| align=right|13,4|| align=right|3,136|| align=right|0,178|| align=right|10,87|| align=right|5,554||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54287)||2000 JE51|| align=right|13,8|| align=right|2,773|| align=right|0,156|| align=right|12,31|| align=right|4,616||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54288)||2000 JV53|| align=right|14,2|| align=right|2,620|| align=right|0,191|| align=right|11,92|| align=right|4,240||MBA||4. května 2000||Nanyo||T. Okuni
|-
|(54289)||2000 JE56|| align=right|15,7|| align=right|2,331|| align=right|0,155|| align=right|5,47|| align=right|3,558||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54290)||2000 JM56|| align=right|15,2|| align=right|2,306|| align=right|0,128|| align=right|7,51|| align=right|3,501||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54291)||2000 JD57|| align=right|14,3|| align=right|2,642|| align=right|0,046|| align=right|15,83|| align=right|4,294||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54292)||2000 JT58|| align=right|14,0|| align=right|2,243|| align=right|0,062|| align=right|6,88|| align=right|3,358||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54293)||2000 JB59|| align=right|13,0|| align=right|3,020|| align=right|0,090|| align=right|11,27|| align=right|5,248||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54294)||2000 JC59|| align=right|14,7|| align=right|2,596|| align=right|0,109|| align=right|12,12|| align=right|4,181||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54295)||2000 JO59|| align=right|15,0|| align=right|2,362|| align=right|0,076|| align=right|10,65|| align=right|3,630||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54296)||2000 JN60|| align=right|15,2|| align=right|2,383|| align=right|0,180|| align=right|4,17|| align=right|3,677||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54297)||2000 JA61|| align=right|15,1|| align=right|2,850|| align=right|0,019|| align=right|1,57|| align=right|4,811||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54298)||2000 JE62|| align=right|15,1|| align=right|2,318|| align=right|0,145|| align=right|11,29|| align=right|3,529||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54299)||2000 JV62|| align=right|15,2|| align=right|2,343|| align=right|0,088|| align=right|6,13|| align=right|3,585||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54300)||2000 JZ63|| align=right|16,4|| align=right|2,397|| align=right|0,157|| align=right|2,82|| align=right|3,711||MBA||10. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54301)||2000 JG64|| align=right|14,7|| align=right|2,553|| align=right|0,118|| align=right|6,47|| align=right|4,078||MBA||10. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54302)||2000 JA66|| align=right|14,7|| align=right|2,582|| align=right|0,070|| align=right|10,98|| align=right|4,149||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54303)||2000 JD66|| align=right|13,9|| align=right|2,568|| align=right|0,099|| align=right|13,08|| align=right|4,115||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54304)||2000 JE66|| align=right|14,3|| align=right|2,658|| align=right|0,113|| align=right|14,37|| align=right|4,333||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54305)||2000 JB69|| align=right|14,6|| align=right|2,580|| align=right|0,057|| align=right|9,56|| align=right|4,144||MBA||1. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54306)||2000 JC70|| align=right|13,8|| align=right|2,607|| align=right|0,203|| align=right|29,15|| align=right|4,210||MBA||2. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54307)||2000 JT71|| align=right|15,6|| align=right|2,364|| align=right|0,202|| align=right|4,72|| align=right|3,634||MBA||1. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54308)||2000 JF73|| align=right|14,8|| align=right|2,758|| align=right|0,129|| align=right|10,36|| align=right|4,580||MBA||2. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54309)||2000 JN73|| align=right|15,0|| align=right|2,484|| align=right|0,059|| align=right|12,83|| align=right|3,915||MBA||2. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54310)||2000 JO73|| align=right|14,4|| align=right|2,622|| align=right|0,048|| align=right|15,52|| align=right|4,246||MBA||2. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54311)||2000 JR73|| align=right|13,4|| align=right|3,182|| align=right|0,052|| align=right|14,50|| align=right|5,676||MBA||2. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54312)||2000 JZ73|| align=right|15,6|| align=right|2,523|| align=right|0,067|| align=right|3,67|| align=right|4,006||MBA||2. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(54313)||2000 JL75|| align=right|16,9|| align=right|2,438|| align=right|0,147|| align=right|1,52|| align=right|3,806||MBA||3. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54314)||2000 JS75|| align=right|16,3|| align=right|2,281|| align=right|0,130|| align=right|5,40|| align=right|3,445||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54315)||2000 JU75|| align=right|15,4|| align=right|2,261|| align=right|0,118|| align=right|5,87|| align=right|3,400||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54316)||2000 JV75|| align=right|14,2|| align=right|2,622|| align=right|0,195|| align=right|13,04|| align=right|4,245||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54317)||2000 JD76|| align=right|14,4|| align=right|2,614|| align=right|0,082|| align=right|15,49|| align=right|4,227||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54318)||2000 JF76|| align=right|14,3|| align=right|2,676|| align=right|0,150|| align=right|4,61|| align=right|4,376||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54319)||2000 JG76|| align=right|15,1|| align=right|2,591|| align=right|0,086|| align=right|10,21|| align=right|4,169||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54320)||2000 JL80|| align=right|14,9|| align=right|3,119|| align=right|0,185|| align=right|0,64|| align=right|5,508||MBA||6. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(54321)||2000 JA81|| align=right|14,5|| align=right|2,592|| align=right|0,248|| align=right|6,78|| align=right|4,172||MBA||15. května 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(54322)||2000 JZ83|| align=right|14,8|| align=right|2,585|| align=right|0,142|| align=right|6,31|| align=right|4,156||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54323)||2000 JQ86|| align=right|13,7|| align=right|2,690|| align=right|0,058|| align=right|22,60|| align=right|4,410||MBA||1. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54324)||2000 KO3|| align=right|15,4|| align=right|2,323|| align=right|0,064|| align=right|7,43|| align=right|3,540||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54325)||2000 KP3|| align=right|14,3|| align=right|3,218|| align=right|0,126|| align=right|5,49|| align=right|5,773||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54326)||2000 KY3|| align=right|14,9|| align=right|2,434|| align=right|0,117|| align=right|7,52|| align=right|3,796||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54327)||2000 KB4|| align=right|14,7|| align=right|2,547|| align=right|0,183|| align=right|5,65|| align=right|4,064||MBA||27. května 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(54328)||2000 KO5|| align=right|15,0|| align=right|2,345|| align=right|0,155|| align=right|24,49|| align=right|3,590||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54329)||2000 KD6|| align=right|14,4|| align=right|3,223|| align=right|0,108|| align=right|5,60|| align=right|5,784||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54330)||2000 KH7|| align=right|14,0|| align=right|3,039|| align=right|0,088|| align=right|12,96|| align=right|5,296||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54331)||2000 KS7|| align=right|15,4|| align=right|2,780|| align=right|0,054|| align=right|5,57|| align=right|4,636||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54332)||2000 KQ9|| align=right|17,2|| align=right|2,358|| align=right|0,117|| align=right|1,78|| align=right|3,620||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54333)||2000 KJ10|| align=right|15,6|| align=right|2,705|| align=right|0,063|| align=right|6,97|| align=right|4,449||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54334)||2000 KS10|| align=right|14,4|| align=right|2,947|| align=right|0,050|| align=right|12,90|| align=right|5,058||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54335)||2000 KJ12|| align=right|15,0|| align=right|2,565|| align=right|0,127|| align=right|14,33|| align=right|4,108||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54336)||2000 KU13|| align=right|14,7|| align=right|2,602|| align=right|0,195|| align=right|12,83|| align=right|4,196||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54337)||2000 KL15|| align=right|15,2|| align=right|2,409|| align=right|0,138|| align=right|4,91|| align=right|3,739||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54338)||2000 KN18|| align=right|14,9|| align=right|2,588|| align=right|0,033|| align=right|4,48|| align=right|4,164||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54339)||2000 KA19|| align=right|15,1|| align=right|2,658|| align=right|0,093|| align=right|0,82|| align=right|4,332||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54340)||2000 KX22|| align=right|14,9|| align=right|2,710|| align=right|0,060|| align=right|3,18|| align=right|4,460||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54341)||2000 KD24|| align=right|15,1|| align=right|2,516|| align=right|0,041|| align=right|14,31|| align=right|3,990||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54342)||2000 KF24|| align=right|13,3|| align=right|2,993|| align=right|0,066|| align=right|11,29|| align=right|5,178||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54343)||2000 KY26|| align=right|13,9|| align=right|2,758|| align=right|0,072|| align=right|5,76|| align=right|4,580||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54344)||2000 KK27|| align=right|14,0|| align=right|2,560|| align=right|0,145|| align=right|15,00|| align=right|4,096||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54345)||2000 KS28|| align=right|14,0|| align=right|2,766|| align=right|0,078|| align=right|6,96|| align=right|4,599||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54346)||2000 KZ28|| align=right|15,8|| align=right|2,420|| align=right|0,117|| align=right|1,79|| align=right|3,763||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54347)||2000 KB29|| align=right|15,6|| align=right|2,346|| align=right|0,061|| align=right|6,40|| align=right|3,592||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54348)||2000 KP29|| align=right|13,4|| align=right|3,231|| align=right|0,185|| align=right|7,26|| align=right|5,806||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54349)||2000 KX29|| align=right|13,8|| align=right|3,195|| align=right|0,178|| align=right|2,41|| align=right|5,711||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54350)||2000 KO30|| align=right|15,8|| align=right|2,370|| align=right|0,153|| align=right|0,80|| align=right|3,649||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54351)||2000 KV30|| align=right|14,7|| align=right|2,338|| align=right|0,105|| align=right|4,83|| align=right|3,574||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54352)||2000 KK31|| align=right|14,9|| align=right|2,287|| align=right|0,165|| align=right|3,16|| align=right|3,459||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54353)||2000 KH32|| align=right|15,4|| align=right|2,445|| align=right|0,081|| align=right|5,20|| align=right|3,823||MBA||29. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54354)||2000 KO32|| align=right|14,3|| align=right|3,168|| align=right|0,066|| align=right|8,26|| align=right|5,638||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54355)||2000 KJ33|| align=right|14,4|| align=right|2,276|| align=right|0,142|| align=right|7,51|| align=right|3,433||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54356)||2000 KK33|| align=right|14,1|| align=right|2,350|| align=right|0,097|| align=right|8,60|| align=right|3,601||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54357)||2000 KN33|| align=right|15,1|| align=right|2,397|| align=right|0,155|| align=right|2,56|| align=right|3,710||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54358)||2000 KM35|| align=right|13,3|| align=right|3,106|| align=right|0,176|| align=right|17,13|| align=right|5,474||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54359)||2000 KD36|| align=right|15,4|| align=right|2,730|| align=right|0,122|| align=right|4,32|| align=right|4,511||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54360)||2000 KK36|| align=right|14,2|| align=right|2,594|| align=right|0,209|| align=right|5,18|| align=right|4,178||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54361)||2000 KM37|| align=right|16,4|| align=right|2,576|| align=right|0,110|| align=right|2,14|| align=right|4,134||MBA||24. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(54362) Restitutum||2000 KP38|| align=right|15,1|| align=right|2,638|| align=right|0,130|| align=right|13,79|| align=right|4,284||MBA||27. května 2000||Anza||M. Collins; M. White
|-
|(54363)||2000 KH39|| align=right|16,8|| align=right|2,404|| align=right|0,079|| align=right|4,37|| align=right|3,727||MBA||24. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(54364)||2000 KN42|| align=right|14,5|| align=right|2,657|| align=right|0,090|| align=right|15,38|| align=right|4,330||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54365)||2000 KO42|| align=right|14,4|| align=right|2,562|| align=right|0,037|| align=right|15,63|| align=right|4,099||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54366)||2000 KL43|| align=right|16,2|| align=right|2,896|| align=right|0,065|| align=right|6,18|| align=right|4,928||MBA||26. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(54367)||2000 KL48|| align=right|16,0|| align=right|2,464|| align=right|0,158|| align=right|10,40|| align=right|3,868||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54368)||2000 KM50|| align=right|14,6|| align=right|2,263|| align=right|0,130|| align=right|6,71|| align=right|3,405||MBA||23. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54369)||2000 KS50|| align=right|13,1|| align=right|2,992|| align=right|0,082|| align=right|12,15|| align=right|5,175||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54370)||2000 KT50|| align=right|13,3|| align=right|3,054|| align=right|0,103|| align=right|11,86|| align=right|5,337||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54371)||2000 KC52|| align=right|15,9|| align=right|2,364|| align=right|0,096|| align=right|3,01|| align=right|3,635||MBA||23. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54372)||2000 KN53|| align=right|13,3|| align=right|3,181|| align=right|0,061|| align=right|16,05|| align=right|5,672||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54373)||2000 KZ53|| align=right|15,5|| align=right|2,532|| align=right|0,100|| align=right|14,63|| align=right|4,028||MBA||27. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54374)||2000 KM55|| align=right|14,9|| align=right|2,399|| align=right|0,080|| align=right|6,68|| align=right|3,715||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54375)||2000 KO55|| align=right|13,3|| align=right|2,851|| align=right|0,118|| align=right|10,24|| align=right|4,813||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54376)||2000 KV56|| align=right|15,5|| align=right|2,408|| align=right|0,167|| align=right|3,56|| align=right|3,735||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54377)||2000 KE58|| align=right|14,7|| align=right|2,622|| align=right|0,082|| align=right|14,14|| align=right|4,246||MBA||24. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54378)||2000 KB60|| align=right|15,2|| align=right|2,440|| align=right|0,059|| align=right|7,13|| align=right|3,812||MBA||25. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54379)||2000 KA61|| align=right|15,3|| align=right|2,322|| align=right|0,097|| align=right|5,29|| align=right|3,537||MBA||25. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54380)||2000 KR61|| align=right|14,8|| align=right|2,525|| align=right|0,131|| align=right|4,00|| align=right|4,012||MBA||25. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54381)||2000 KD62|| align=right|14,5|| align=right|2,752|| align=right|0,109|| align=right|14,18|| align=right|4,565||MBA||26. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54382)||2000 KM62|| align=right|13,4|| align=right|3,055|| align=right|0,161|| align=right|11,64|| align=right|5,339||MBA||26. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54383)||2000 KC63|| align=right|14,2|| align=right|3,070|| align=right|0,055|| align=right|13,14|| align=right|5,378||MBA||26. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54384)||2000 KU63|| align=right|15,1|| align=right|2,522|| align=right|0,147|| align=right|14,05|| align=right|4,006||MBA||26. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54385)||2000 KB64|| align=right|14,8|| align=right|2,625|| align=right|0,127|| align=right|12,57|| align=right|4,253||MBA||26. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54386)||2000 KD64|| align=right|14,0|| align=right|2,679|| align=right|0,187|| align=right|13,92|| align=right|4,384||MBA||26. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54387)||2000 KF64|| align=right|14,4|| align=right|2,616|| align=right|0,126|| align=right|15,44|| align=right|4,230||MBA||26. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54388)||2000 KD65|| align=right|14,4|| align=right|2,744|| align=right|0,277|| align=right|7,48|| align=right|4,545||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54389)||2000 KS65|| align=right|15,4|| align=right|2,595|| align=right|0,089|| align=right|15,80|| align=right|4,180||MBA||27. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54390)||2000 KZ66|| align=right|14,6|| align=right|2,291|| align=right|0,188|| align=right|24,76|| align=right|3,467||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54391)||2000 KO67|| align=right|13,5|| align=right|2,720|| align=right|0,171|| align=right|18,00|| align=right|4,484||MBA||31. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54392)||2000 KH70|| align=right|15,5|| align=right|2,913|| align=right|0,115|| align=right|0,94|| align=right|4,971||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54393)||2000 KX72|| align=right|14,8|| align=right|2,607|| align=right|0,082|| align=right|14,36|| align=right|4,208||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54394)||2000 KB73|| align=right|14,6|| align=right|2,577|| align=right|0,124|| align=right|13,80|| align=right|4,137||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54395)||2000 KD75|| align=right|16,0|| align=right|2,420|| align=right|0,054|| align=right|5,67|| align=right|3,765||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54396)||2000 KW78|| align=right|13,6|| align=right|3,172|| align=right|0,126|| align=right|5,75|| align=right|5,648||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54397)||2000 KC80|| align=right|15,0|| align=right|2,370|| align=right|0,133|| align=right|5,27|| align=right|3,649||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54398)||2000 KP82|| align=right|15,1|| align=right|2,648|| align=right|0,091|| align=right|4,46|| align=right|4,307||MBA||23. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54399)||2000 KV82|| align=right|15,3|| align=right|2,404|| align=right|0,070|| align=right|7,36|| align=right|3,726||MBA||26. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54400)||2000 LD|| align=right|14,5|| align=right|2,694|| align=right|0,139|| align=right|3,63|| align=right|4,422||MBA||1. června 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(54401)||2000 LM|| align=right|17,3|| align=right|1,711|| align=right|0,263|| align=right|18,96|| align=right|2,238||AMR||1. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54402)||2000 LA2|| align=right|14,8|| align=right|2,982|| align=right|0,072|| align=right|10,65|| align=right|5,150||MBA||4. června 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(54403)||2000 LD2|| align=right|15,4|| align=right|2,637|| align=right|0,163|| align=right|11,05|| align=right|4,283||MBA||4. června 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(54404)||2000 LO3|| align=right|14,3|| align=right|2,680|| align=right|0,112|| align=right|10,87|| align=right|4,386||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54405)||2000 LL4|| align=right|14,8|| align=right|2,753|| align=right|0,131|| align=right|9,58|| align=right|4,568||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54406)||2000 LR4|| align=right|14,1|| align=right|2,549|| align=right|0,064|| align=right|7,63|| align=right|4,068||MBA||5. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54407)||2000 LU6|| align=right|15,5|| align=right|2,584|| align=right|0,011|| align=right|3,95|| align=right|4,154||MBA||1. června 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(54408)||2000 LZ6|| align=right|16,3|| align=right|2,830|| align=right|0,112|| align=right|6,13|| align=right|4,761||MBA||1. června 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(54409)||2000 LD8|| align=right|15,7|| align=right|2,309|| align=right|0,097|| align=right|0,43|| align=right|3,508||MBA||6. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54410)||2000 LG9|| align=right|14,9|| align=right|2,418|| align=right|0,162|| align=right|3,66|| align=right|3,758||MBA||5. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54411) Bobestelle||2000 LH10|| align=right|14,6|| align=right|2,856|| align=right|0,187|| align=right|10,30|| align=right|4,826||MBA||3. června 2000||Mauna Kea||P. B. Stetson; D. D. Balam
|-
|(54412)||2000 LU10|| align=right|14,5|| align=right|2,604|| align=right|0,087|| align=right|12,18|| align=right|4,202||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54413)||2000 LL11|| align=right|13,8|| align=right|2,615|| align=right|0,173|| align=right|16,89|| align=right|4,228||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54414)||2000 LA13|| align=right|13,2|| align=right|2,979|| align=right|0,114|| align=right|11,40|| align=right|5,140||MBA||5. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54415)||2000 LR13|| align=right|13,4|| align=right|3,062|| align=right|0,055|| align=right|10,35|| align=right|5,358||MBA||6. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54416)||2000 LR14|| align=right|14,8|| align=right|2,532|| align=right|0,066|| align=right|4,58|| align=right|4,028||MBA||7. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54417)||2000 LH17|| align=right|15,4|| align=right|2,299|| align=right|0,048|| align=right|7,70|| align=right|3,486||MBA||5. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54418)||2000 LO17|| align=right|12,9|| align=right|2,573|| align=right|0,202|| align=right|14,19|| align=right|4,127||MBA||7. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54419)||2000 LA20|| align=right|14,5|| align=right|2,402|| align=right|0,191|| align=right|13,20|| align=right|3,722||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54420)||2000 LT20|| align=right|14,5|| align=right|2,055|| align=right|0,083|| align=right|19,56|| align=right|2,946||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54421)||2000 LG23|| align=right|14,4|| align=right|2,669|| align=right|0,137|| align=right|12,18|| align=right|4,359||MBA||1. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54422)||2000 LK23|| align=right|14,6|| align=right|2,687|| align=right|0,136|| align=right|12,50|| align=right|4,403||MBA||3. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54423)||2000 LO24|| align=right|12,8|| align=right|3,237|| align=right|0,118|| align=right|22,33|| align=right|5,824||MBA||1. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54424)||2000 LP24|| align=right|14,6|| align=right|2,660|| align=right|0,104|| align=right|15,62|| align=right|4,338||MBA||1. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54425)||2000 LX24|| align=right|15,1|| align=right|2,719|| align=right|0,137|| align=right|15,68|| align=right|4,484||MBA||1. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54426)||2000 LR25|| align=right|13,7|| align=right|3,035|| align=right|0,112|| align=right|7,94|| align=right|5,288||MBA||7. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54427)||2000 LG27|| align=right|13,6|| align=right|3,047|| align=right|0,097|| align=right|8,86|| align=right|5,318||MBA||6. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54428)||2000 LN27|| align=right|12,2|| align=right|3,143|| align=right|0,095|| align=right|16,36|| align=right|5,571||MBA||6. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54429)||2000 LN28|| align=right|14,6|| align=right|2,753|| align=right|0,166|| align=right|3,90|| align=right|4,568||MBA||9. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54430)||2000 LZ29|| align=right|13,7|| align=right|2,567|| align=right|0,128|| align=right|12,90|| align=right|4,112||MBA||7. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54431)||2000 LA31|| align=right|16,4|| align=right|2,444|| align=right|0,063|| align=right|6,65|| align=right|3,819||MBA||6. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54432)||2000 LG31|| align=right|12,9|| align=right|2,598|| align=right|0,187|| align=right|12,51|| align=right|4,187||MBA||6. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54433)||2000 LH32|| align=right|14,2|| align=right|2,976|| align=right|0,054|| align=right|9,90|| align=right|5,132||MBA||5. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54434)||2000 LU33|| align=right|14,7|| align=right|2,690|| align=right|0,195|| align=right|12,58|| align=right|4,411||MBA||4. června 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(54435)||2000 LM35|| align=right|14,1|| align=right|3,063|| align=right|0,063|| align=right|8,18|| align=right|5,359||MBA||1. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54436)||2000 LK36|| align=right|14,1|| align=right|2,751|| align=right|0,072|| align=right|16,95|| align=right|4,563||MBA||1. června 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(54437)||2000 MW|| align=right|13,9|| align=right|2,583|| align=right|0,081|| align=right|14,02|| align=right|4,151||MBA||24. června 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(54438)||2000 MB2|| align=right|14,3|| align=right|2,555|| align=right|0,201|| align=right|3,98|| align=right|4,082||MBA||25. června 2000||Farpoint||Farpoint
|-
|(54439) Topeka||2000 MG3|| align=right|14,4|| align=right|2,539|| align=right|0,192|| align=right|16,52|| align=right|4,045||MBA||29. června 2000||Farpoint||G. Hug
|-
|(54440)||2000 MP3|| align=right|14,8|| align=right|2,557|| align=right|0,192|| align=right|5,37|| align=right|4,088||MBA||24. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54441)||2000 MP5|| align=right|13,8|| align=right|2,547|| align=right|0,217|| align=right|13,55|| align=right|4,064||MBA||26. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54442)||2000 MS5|| align=right|14,5|| align=right|2,650|| align=right|0,208|| align=right|15,41|| align=right|4,313||MBA||25. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54443)||2000 MT5|| align=right|13,7|| align=right|2,338|| align=right|0,189|| align=right|24,39|| align=right|3,574||MBA||25. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54444)||2000 MU5|| align=right|12,3|| align=right|3,229|| align=right|0,036|| align=right|20,09|| align=right|5,801||MBA||25. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54445)||2000 MW5|| align=right|14,3|| align=right|2,599|| align=right|0,204|| align=right|14,30|| align=right|4,188||MBA||25. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54446)||2000 MY5|| align=right|15,4|| align=right|2,719|| align=right|0,128|| align=right|5,36|| align=right|4,483||MBA||23. června 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(54447)||2000 NX1|| align=right|14,8|| align=right|2,628|| align=right|0,085|| align=right|16,07|| align=right|4,259||MBA||5. července 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(54448)||2000 NZ2|| align=right|14,3|| align=right|2,260|| align=right|0,163|| align=right|22,24|| align=right|3,397||MBA||6. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54449)||2000 NY7|| align=right|15,0|| align=right|2,799|| align=right|0,088|| align=right|9,71|| align=right|4,681||MBA||5. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(54450)||2000 NT10|| align=right|14,7|| align=right|2,743|| align=right|0,106|| align=right|8,56|| align=right|4,543||MBA||6. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54451)||2000 NV10|| align=right|13,3|| align=right|3,169|| align=right|0,158|| align=right|10,39|| align=right|5,641||MBA||6. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54452)||2000 NX13|| align=right|14,8|| align=right|2,715|| align=right|0,146|| align=right|10,67|| align=right|4,473||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54453)||2000 NL15|| align=right|14,4|| align=right|2,978|| align=right|0,118|| align=right|9,31|| align=right|5,139||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54454)||2000 NA16|| align=right|14,1|| align=right|2,853|| align=right|0,017|| align=right|1,88|| align=right|4,818||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54455)||2000 NW16|| align=right|15,1|| align=right|2,573|| align=right|0,166|| align=right|9,82|| align=right|4,127||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54456)||2000 NJ17|| align=right|13,7|| align=right|3,137|| align=right|0,034|| align=right|15,18|| align=right|5,554||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54457)||2000 NC24|| align=right|13,8|| align=right|2,592|| align=right|0,123|| align=right|18,49|| align=right|4,171||MBA||5. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(54458)||2000 NM24|| align=right|14,5|| align=right|2,604|| align=right|0,173|| align=right|14,20|| align=right|4,202||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54459)||2000 NX24|| align=right|14,5|| align=right|2,776|| align=right|0,088|| align=right|3,31|| align=right|4,626||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54460)||2000 NU28|| align=right|14,2|| align=right|3,021|| align=right|0,196|| align=right|3,32|| align=right|5,250||MBA||2. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(54461)||2000 NA29|| align=right|13,8|| align=right|3,109|| align=right|0,198|| align=right|13,75|| align=right|5,482||MBA||2. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(54462)||2000 NC29|| align=right|13,9|| align=right|2,797|| align=right|0,192|| align=right|17,36|| align=right|4,677||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54463)||2000 OS1|| align=right|14,9|| align=right|2,451|| align=right|0,170|| align=right|4,87|| align=right|3,837||MBA||27. července 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(54464)||2000 OX1|| align=right|14,1|| align=right|3,014|| align=right|0,098|| align=right|8,68|| align=right|5,232||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54465)||2000 OE4|| align=right|13,9|| align=right|2,679|| align=right|0,175|| align=right|8,05|| align=right|4,383||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54466)||2000 OO4|| align=right|14,3|| align=right|2,692|| align=right|0,127|| align=right|13,46|| align=right|4,416||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54467)||2000 OE6|| align=right|13,1|| align=right|2,599|| align=right|0,108|| align=right|10,87|| align=right|4,188||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54468)||2000 OA7|| align=right|14,2|| align=right|2,554|| align=right|0,147|| align=right|12,67|| align=right|4,081||MBA||29. července 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(54469)||2000 OM8|| align=right|13,6|| align=right|3,114|| align=right|0,082|| align=right|9,53|| align=right|5,494||MBA||30. července 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(54470)||2000 OE10|| align=right|14,7|| align=right|2,779|| align=right|0,228|| align=right|7,65|| align=right|4,633||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54471)||2000 OC11|| align=right|14,5|| align=right|2,751|| align=right|0,022|| align=right|5,13|| align=right|4,562||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54472)||2000 OL11|| align=right|14,4|| align=right|2,928|| align=right|0,053|| align=right|3,06|| align=right|5,010||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54473)||2000 OK13|| align=right|13,2|| align=right|3,064|| align=right|0,057|| align=right|8,45|| align=right|5,363||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54474)||2000 OV13|| align=right|13,8|| align=right|3,038|| align=right|0,080|| align=right|10,06|| align=right|5,295||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54475)||2000 OC16|| align=right|14,3|| align=right|2,748|| align=right|0,078|| align=right|3,44|| align=right|4,554||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54476)||2000 OK16|| align=right|13,2|| align=right|3,085|| align=right|0,207|| align=right|12,01|| align=right|5,419||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54477)||2000 OM17|| align=right|14,6|| align=right|2,749|| align=right|0,132|| align=right|1,77|| align=right|4,556||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54478)||2000 OG23|| align=right|13,7|| align=right|3,155|| align=right|0,168|| align=right|20,34|| align=right|5,604||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54479)||2000 OX23|| align=right|14,2|| align=right|2,987|| align=right|0,101|| align=right|12,35|| align=right|5,161||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54480)||2000 OB24|| align=right|14,9|| align=right|2,571|| align=right|0,192|| align=right|8,86|| align=right|4,121||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54481)||2000 OB25|| align=right|14,4|| align=right|2,660|| align=right|0,111|| align=right|12,67|| align=right|4,337||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54482)||2000 OE25|| align=right|14,6|| align=right|2,656|| align=right|0,174|| align=right|8,08|| align=right|4,328||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54483)||2000 OF26|| align=right|15,3|| align=right|2,203|| align=right|0,150|| align=right|4,12|| align=right|3,269||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54484)||2000 OJ26|| align=right|15,3|| align=right|2,563|| align=right|0,203|| align=right|5,72|| align=right|4,103||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54485)||2000 OR27|| align=right|14,3|| align=right|2,677|| align=right|0,096|| align=right|15,54|| align=right|4,379||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54486)||2000 OO29|| align=right|14,2|| align=right|3,035|| align=right|0,103|| align=right|8,97|| align=right|5,286||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54487)||2000 OD30|| align=right|14,5|| align=right|3,044|| align=right|0,091|| align=right|10,13|| align=right|5,310||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54488)||2000 OG32|| align=right|14,3|| align=right|3,090|| align=right|0,055|| align=right|9,53|| align=right|5,430||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54489)||2000 OZ32|| align=right|14,5|| align=right|2,645|| align=right|0,055|| align=right|14,51|| align=right|4,301||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54490)||2000 ON34|| align=right|14,1|| align=right|2,785|| align=right|0,114|| align=right|8,85|| align=right|4,646||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54491)||2000 OD35|| align=right|14,4|| align=right|3,021|| align=right|0,122|| align=right|9,82|| align=right|5,250||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54492)||2000 OB36|| align=right|13,5|| align=right|3,165|| align=right|0,088|| align=right|17,55|| align=right|5,630||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54493)||2000 OP37|| align=right|14,5|| align=right|2,843|| align=right|0,123|| align=right|10,32|| align=right|4,793||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54494)||2000 OB38|| align=right|13,8|| align=right|3,235|| align=right|0,030|| align=right|10,04|| align=right|5,816||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54495)||2000 OL38|| align=right|14,9|| align=right|2,651|| align=right|0,143|| align=right|9,14|| align=right|4,316||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54496)||2000 OT40|| align=right|13,8|| align=right|3,062|| align=right|0,034|| align=right|7,79|| align=right|5,358||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54497)||2000 OF41|| align=right|14,5|| align=right|3,079|| align=right|0,033|| align=right|9,49|| align=right|5,401||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54498)||2000 OK41|| align=right|14,9|| align=right|3,038|| align=right|0,023|| align=right|9,69|| align=right|5,295||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54499)||2000 OS41|| align=right|14,4|| align=right|2,852|| align=right|0,087|| align=right|11,88|| align=right|4,816||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54500)||2000 OR44|| align=right|14,1|| align=right|2,676|| align=right|0,100|| align=right|13,65|| align=right|4,376||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54501)||2000 OB52|| align=right|13,9|| align=right|2,575|| align=right|0,127|| align=right|15,67|| align=right|4,131||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54502)||2000 OX52|| align=right|14,8|| align=right|2,370|| align=right|0,158|| align=right|5,67|| align=right|3,647||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54503)||2000 OV53|| align=right|13,7|| align=right|3,160|| align=right|0,089|| align=right|15,26|| align=right|5,616||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54504)||2000 OV54|| align=right|14,9|| align=right|2,852|| align=right|0,023|| align=right|1,97|| align=right|4,815||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54505)||2000 OK55|| align=right|14,8|| align=right|2,870|| align=right|0,024|| align=right|2,43|| align=right|4,861||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54506)||2000 OA57|| align=right|13,6|| align=right|3,107|| align=right|0,172|| align=right|14,11|| align=right|5,475||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54507)||2000 OD59|| align=right|14,3|| align=right|2,637|| align=right|0,121|| align=right|9,71|| align=right|4,282||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54508)||2000 PD4|| align=right|14,1|| align=right|2,675|| align=right|0,030|| align=right|14,51|| align=right|4,374||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54509)||2000 PH5|| align=right|22,7|| align=right|1,005|| align=right|0,231|| align=right|1,61|| align=right|1,007||APL||3. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54510)||2000 PD7|| align=right|14,3|| align=right|2,622|| align=right|0,046|| align=right|1,76|| align=right|4,244||MBA||6. srpna 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(54511)||2000 PX10|| align=right|13,4|| align=right|3,036|| align=right|0,070|| align=right|11,06|| align=right|5,290||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54512)||2000 PO11|| align=right|14,9|| align=right|2,751|| align=right|0,147|| align=right|14,17|| align=right|4,562||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54513)||2000 PS11|| align=right|12,4|| align=right|3,167|| align=right|0,131|| align=right|15,92|| align=right|5,634||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54514)||2000 PA12|| align=right|12,6|| align=right|3,997|| align=right|0,234|| align=right|20,84|| align=right|7,990||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54515)||2000 PH19|| align=right|14,4|| align=right|2,689|| align=right|0,128|| align=right|14,26|| align=right|4,408||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54516)||2000 PB20|| align=right|13,2|| align=right|3,196|| align=right|0,132|| align=right|17,14|| align=right|5,713||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54517)||2000 PK21|| align=right|15,0|| align=right|2,961|| align=right|0,051|| align=right|8,77|| align=right|5,096||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54518)||2000 PH28|| align=right|13,3|| align=right|3,168|| align=right|0,057|| align=right|20,35|| align=right|5,639||MBA||4. srpna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(54519)||2000 PF29|| align=right|15,2|| align=right|2,779|| align=right|0,134|| align=right|10,52|| align=right|4,632||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54520)||2000 PJ30|| align=right|8,0|| align=right|125|| align=right|0,771|| align=right|5,71|| align=right|1386||SDO||5. srpna 2000||Mauna Kea||M. J. Holman
|-
|(54521)||2000 QD1|| align=right|13,6|| align=right|3,184|| align=right|0,142|| align=right|14,51|| align=right|5,682||MBA||23. srpna 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(54522)||2000 QS1|| align=right|15,2|| align=right|3,008|| align=right|0,077|| align=right|8,98|| align=right|5,217||MBA||23. srpna 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(54523)||2000 QV2|| align=right|12,5|| align=right|3,184|| align=right|0,082|| align=right|8,88|| align=right|5,680||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54524)||2000 QX2|| align=right|14,3|| align=right|2,635|| align=right|0,194|| align=right|15,53|| align=right|4,277||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54525)||2000 QZ3|| align=right|14,6|| align=right|3,008|| align=right|0,196|| align=right|8,54|| align=right|5,216||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54526)||2000 QS13|| align=right|14,5|| align=right|3,239|| align=right|0,111|| align=right|4,31|| align=right|5,830||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54527)||2000 QJ16|| align=right|14,3|| align=right|2,910|| align=right|0,020|| align=right|3,04|| align=right|4,963||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54528)||2000 QF18|| align=right|15,7|| align=right|2,548|| align=right|0,147|| align=right|14,34|| align=right|4,067||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54529)||2000 QW20|| align=right|14,4|| align=right|3,077|| align=right|0,092|| align=right|8,81|| align=right|5,397||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54530)||2000 QN26|| align=right|15,5|| align=right|2,555|| align=right|0,190|| align=right|5,58|| align=right|4,083||MBA||27. srpna 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(54531)||2000 QH33|| align=right|13,6|| align=right|2,619|| align=right|0,143|| align=right|14,54|| align=right|4,237||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54532)||2000 QR35|| align=right|14,6|| align=right|2,338|| align=right|0,203|| align=right|1,61|| align=right|3,574||MBA||28. srpna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(54533)||2000 QM38|| align=right|14,1|| align=right|3,490|| align=right|0,083|| align=right|0,69|| align=right|6,519||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54534)||2000 QE39|| align=right|14,7|| align=right|3,106|| align=right|0,122|| align=right|3,87|| align=right|5,473||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54535)||2000 QJ39|| align=right|13,7|| align=right|3,015|| align=right|0,094|| align=right|12,44|| align=right|5,233||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54536)||2000 QD46|| align=right|15,2|| align=right|2,684|| align=right|0,171|| align=right|4,93|| align=right|4,396||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54537)||2000 QD49|| align=right|15,2|| align=right|2,419|| align=right|0,166|| align=right|4,31|| align=right|3,761||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54538)||2000 QC51|| align=right|12,9|| align=right|3,170|| align=right|0,201|| align=right|18,00|| align=right|5,642||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54539)||2000 QR56|| align=right|14,6|| align=right|2,992|| align=right|0,014|| align=right|12,02|| align=right|5,176||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54540)||2000 QQ58|| align=right|14,7|| align=right|3,034|| align=right|0,035|| align=right|10,07|| align=right|5,283||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54541)||2000 QW58|| align=right|14,5|| align=right|2,465|| align=right|0,127|| align=right|7,93|| align=right|3,870||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54542)||2000 QO59|| align=right|16,0|| align=right|2,328|| align=right|0,092|| align=right|5,34|| align=right|3,552||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54543)||2000 QC60|| align=right|13,9|| align=right|2,561|| align=right|0,112|| align=right|14,37|| align=right|4,097||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54544)||2000 QK62|| align=right|13,8|| align=right|3,125|| align=right|0,192|| align=right|10,99|| align=right|5,523||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54545)||2000 QS64|| align=right|13,7|| align=right|3,178|| align=right|0,145|| align=right|17,26|| align=right|5,666||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54546)||2000 QQ69|| align=right|15,2|| align=right|3,073|| align=right|0,091|| align=right|2,67|| align=right|5,386||MBA||30. srpna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(54547)||2000 QO71|| align=right|14,3|| align=right|3,389|| align=right|0,031|| align=right|14,60|| align=right|6,239||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54548)||2000 QO76|| align=right|14,0|| align=right|2,964|| align=right|0,041|| align=right|9,05|| align=right|5,103||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54549)||2000 QX84|| align=right|15,2|| align=right|3,057|| align=right|0,050|| align=right|10,02|| align=right|5,345||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54550)||2000 QA87|| align=right|14,3|| align=right|3,048|| align=right|0,038|| align=right|8,22|| align=right|5,321||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54551)||2000 QX87|| align=right|13,2|| align=right|3,145|| align=right|0,173|| align=right|14,35|| align=right|5,576||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54552)||2000 QO100|| align=right|13,6|| align=right|3,171|| align=right|0,061|| align=right|9,57|| align=right|5,646||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54553)||2000 QE103|| align=right|14,3|| align=right|2,769|| align=right|0,187|| align=right|9,88|| align=right|4,606||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54554)||2000 QS105|| align=right|13,7|| align=right|2,794|| align=right|0,146|| align=right|10,86|| align=right|4,670||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54555)||2000 QK112|| align=right|13,9|| align=right|2,988|| align=right|0,026|| align=right|11,06|| align=right|5,164||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54556)||2000 QX116|| align=right|12,7|| align=right|3,035|| align=right|0,106|| align=right|11,02|| align=right|5,288||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54557)||2000 QG119|| align=right|13,6|| align=right|3,070|| align=right|0,022|| align=right|7,89|| align=right|5,377||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54558)||2000 QR125|| align=right|13,8|| align=right|3,020|| align=right|0,066|| align=right|9,94|| align=right|5,248||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54559)||2000 QR128|| align=right|14,0|| align=right|3,130|| align=right|0,041|| align=right|11,14|| align=right|5,537||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54560)||2000 QM132|| align=right|14,0|| align=right|2,599|| align=right|0,162|| align=right|8,38|| align=right|4,189||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54561)||2000 QH135|| align=right|14,7|| align=right|3,128|| align=right|0,084|| align=right|24,13|| align=right|5,532||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54562)||2000 QU140|| align=right|13,2|| align=right|3,013|| align=right|0,261|| align=right|17,48|| align=right|5,230||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54563)||2000 QJ147|| align=right|12,8|| align=right|3,101|| align=right|0,199|| align=right|11,87|| align=right|5,461||MBA||31. srpna 2000||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(54564)||2000 QZ148|| align=right|14,0|| align=right|3,032|| align=right|0,058|| align=right|7,29|| align=right|5,278||MBA||30. srpna 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(54565)||2000 QK149|| align=right|14,3|| align=right|3,109|| align=right|0,083|| align=right|12,34|| align=right|5,481||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54566)||2000 QW151|| align=right|15,4|| align=right|3,078|| align=right|0,121|| align=right|3,25|| align=right|5,400||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54567)||2000 QZ151|| align=right|13,6|| align=right|3,394|| align=right|0,139|| align=right|14,82|| align=right|6,251||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54568)||2000 QO152|| align=right|14,1|| align=right|3,006|| align=right|0,106|| align=right|4,15|| align=right|5,211||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54569)||2000 QV152|| align=right|14,5|| align=right|3,155|| align=right|0,093|| align=right|5,04|| align=right|5,603||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54570)||2000 QB154|| align=right|14,3|| align=right|3,050|| align=right|0,017|| align=right|12,23|| align=right|5,325||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54571)||2000 QG155|| align=right|13,7|| align=right|3,095|| align=right|0,256|| align=right|17,79|| align=right|5,445||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54572)||2000 QL155|| align=right|14,5|| align=right|3,176|| align=right|0,079|| align=right|7,89|| align=right|5,660||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54573)||2000 QP155|| align=right|14,9|| align=right|3,078|| align=right|0,090|| align=right|8,57|| align=right|5,400||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54574)||2000 QL157|| align=right|14,2|| align=right|3,167|| align=right|0,089|| align=right|10,16|| align=right|5,636||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54575)||2000 QY157|| align=right|14,6|| align=right|3,188|| align=right|0,102|| align=right|12,74|| align=right|5,690||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54576)||2000 QE159|| align=right|13,7|| align=right|3,056|| align=right|0,091|| align=right|7,77|| align=right|5,341||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54577)||2000 QA160|| align=right|14,8|| align=right|3,086|| align=right|0,069|| align=right|9,13|| align=right|5,420||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54578)||2000 QK161|| align=right|14,2|| align=right|3,070|| align=right|0,086|| align=right|12,08|| align=right|5,378||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54579)||2000 QA165|| align=right|14,6|| align=right|3,030|| align=right|0,052|| align=right|10,81|| align=right|5,273||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54580)||2000 QE168|| align=right|14,4|| align=right|3,026|| align=right|0,033|| align=right|15,26|| align=right|5,264||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54581)||2000 QW170|| align=right|12,3|| align=right|5,160|| align=right|0,100|| align=right|5,47|| align=right|11,72||JUT||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54582)||2000 QU179|| align=right|12,6|| align=right|5,154|| align=right|0,087|| align=right|2,90|| align=right|11,70||JUT||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54583)||2000 QT180|| align=right|15,0|| align=right|2,311|| align=right|0,149|| align=right|5,91|| align=right|3,512||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54584)||2000 QC181|| align=right|14,8|| align=right|2,344|| align=right|0,172|| align=right|8,85|| align=right|3,587||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54585)||2000 QJ187|| align=right|14,6|| align=right|2,661|| align=right|0,210|| align=right|6,37|| align=right|4,341||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54586)||2000 QV188|| align=right|14,4|| align=right|3,180|| align=right|0,088|| align=right|16,95|| align=right|5,669||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54587)||2000 QM189|| align=right|13,8|| align=right|3,119|| align=right|0,043|| align=right|11,14|| align=right|5,508||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54588)||2000 QE192|| align=right|13,4|| align=right|3,159|| align=right|0,105|| align=right|18,02|| align=right|5,613||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54589)||2000 QF195|| align=right|14,7|| align=right|2,566|| align=right|0,175|| align=right|3,16|| align=right|4,111||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54590)||2000 QA202|| align=right|13,7|| align=right|2,998|| align=right|0,100|| align=right|3,73|| align=right|5,191||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54591)||2000 QC202|| align=right|14,9|| align=right|2,547|| align=right|0,147|| align=right|6,40|| align=right|4,063||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54592)||2000 QA216|| align=right|13,5|| align=right|3,166|| align=right|0,031|| align=right|9,75|| align=right|5,631||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54593)||2000 QR219|| align=right|15,0|| align=right|2,690|| align=right|0,163|| align=right|10,81|| align=right|4,412||MBA||20. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54594)||2000 QZ220|| align=right|15,6|| align=right|2,796|| align=right|0,050|| align=right|4,22|| align=right|4,675||MBA||21. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54595)||2000 QZ222|| align=right|14,0|| align=right|2,888|| align=right|0,237|| align=right|14,91|| align=right|4,907||MBA||21. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54596)||2000 QD225|| align=right|12,5|| align=right|5,103|| align=right|0,072|| align=right|5,35|| align=right|11,53||JUT||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54597)||2000 QZ229|| align=right|15,8|| align=right|2,363|| align=right|0,051|| align=right|7,26|| align=right|3,632||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54598) Bienor||2000 QC243|| align=right|7,6|| align=right|16,47|| align=right|0,202|| align=right|20,77|| align=right|66,9||CNT||27. srpna 2000||Cerro Tololo||Deep Ecliptic Survey
|-
|(54599)||2000 QN244|| align=right|13,9|| align=right|3,931|| align=right|0,058|| align=right|0,36|| align=right|7,794||HLD||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54600)||2000 RU8|| align=right|14,3|| align=right|2,363|| align=right|0,113|| align=right|7,05|| align=right|3,632||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54601)||2000 RZ13|| align=right|13,6|| align=right|3,146|| align=right|0,094|| align=right|21,84|| align=right|5,580||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54602)||2000 RB15|| align=right|14,1|| align=right|3,064|| align=right|0,137|| align=right|10,71|| align=right|5,362||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54603)||2000 RF16|| align=right|13,4|| align=right|2,872|| align=right|0,069|| align=right|9,67|| align=right|4,865||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54604)||2000 RG18|| align=right|13,8|| align=right|3,180|| align=right|0,132|| align=right|10,59|| align=right|5,671||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54605)||2000 RP26|| align=right|13,9|| align=right|2,610|| align=right|0,233|| align=right|11,53|| align=right|4,217||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54606)||2000 RA28|| align=right|13,3|| align=right|3,006|| align=right|0,056|| align=right|9,05|| align=right|5,210||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54607)||2000 RX28|| align=right|13,3|| align=right|2,893|| align=right|0,085|| align=right|9,33|| align=right|4,921||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54608)||2000 RH33|| align=right|13,6|| align=right|3,085|| align=right|0,172|| align=right|11,08|| align=right|5,419||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54609)||2000 RN36|| align=right|14,1|| align=right|3,116|| align=right|0,105|| align=right|16,26|| align=right|5,500||MBA||4. září 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(54610)||2000 RG52|| align=right|13,8|| align=right|2,720|| align=right|0,206|| align=right|8,92|| align=right|4,485||MBA||6. září 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(54611)||2000 RO63|| align=right|14,5|| align=right|2,749|| align=right|0,107|| align=right|9,65|| align=right|4,557||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54612)||2000 RA68|| align=right|14,7|| align=right|2,652|| align=right|0,067|| align=right|14,21|| align=right|4,319||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54613)||2000 RD80|| align=right|13,8|| align=right|2,939|| align=right|0,066|| align=right|11,72|| align=right|5,038||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54614)||2000 RL84|| align=right|13,1|| align=right|5,176|| align=right|0,139|| align=right|11,82|| align=right|11,78||JUT||2. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54615)||2000 RF87|| align=right|14,8|| align=right|2,603|| align=right|0,205|| align=right|8,21|| align=right|4,199||MBA||2. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54616)||2000 RZ97|| align=right|13,5|| align=right|3,231|| align=right|0,032|| align=right|25,62|| align=right|5,807||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54617)||2000 RS98|| align=right|13,6|| align=right|2,575|| align=right|0,243|| align=right|12,17|| align=right|4,132||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54618)||2000 RB102|| align=right|12,9|| align=right|3,210|| align=right|0,016|| align=right|11,41|| align=right|5,750||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54619)||2000 SS3|| align=right|14,0|| align=right|3,125|| align=right|0,064|| align=right|11,80|| align=right|5,524||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54620)||2000 ST8|| align=right|13,6|| align=right|3,176|| align=right|0,211|| align=right|13,80|| align=right|5,658||MBA||23. září 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(54621)||2000 SS12|| align=right|14,4|| align=right|3,070|| align=right|0,096|| align=right|7,67|| align=right|5,377||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54622)||2000 SH31|| align=right|14,2|| align=right|3,473|| align=right|0,046|| align=right|10,18|| align=right|6,471||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54623)||2000 SR34|| align=right|14,2|| align=right|3,178|| align=right|0,051|| align=right|8,75|| align=right|5,664||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54624)||2000 SH45|| align=right|13,0|| align=right|3,208|| align=right|0,089|| align=right|16,02|| align=right|5,744||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54625)||2000 SC49|| align=right|12,6|| align=right|5,328|| align=right|0,049|| align=right|11,22|| align=right|12,30||JUT||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54626)||2000 SJ49|| align=right|12,7|| align=right|5,128|| align=right|0,063|| align=right|9,80|| align=right|11,62||JUT||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54627)||2000 SN72|| align=right|15,8|| align=right|2,324|| align=right|0,140|| align=right|5,57|| align=right|3,543||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54628)||2000 SB81|| align=right|12,9|| align=right|3,958|| align=right|0,141|| align=right|6,14|| align=right|7,874||HLD||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54629)||2000 SL98|| align=right|14,2|| align=right|3,148|| align=right|0,064|| align=right|15,67|| align=right|5,584||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54630)||2000 SM112|| align=right|13,5|| align=right|3,972|| align=right|0,138|| align=right|9,02|| align=right|7,914||HLD||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54631)||2000 SJ115|| align=right|12,8|| align=right|3,967|| align=right|0,057|| align=right|6,11|| align=right|7,900||HLD||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54632)||2000 SD130|| align=right|11,9|| align=right|5,210|| align=right|0,111|| align=right|17,98|| align=right|11,90||JUT||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54633)||2000 SL130|| align=right|14,1|| align=right|3,104|| align=right|0,021|| align=right|16,16|| align=right|5,467||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54634)||2000 SA132|| align=right|12,1|| align=right|5,139|| align=right|0,102|| align=right|20,30|| align=right|11,65||JUT||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54635)||2000 SE132|| align=right|13,4|| align=right|3,191|| align=right|0,130|| align=right|17,11|| align=right|5,699||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54636)||2000 SX140|| align=right|14,8|| align=right|2,785|| align=right|0,232|| align=right|15,63|| align=right|4,647||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54637)||2000 SL141|| align=right|13,5|| align=right|3,132|| align=right|0,207|| align=right|14,85|| align=right|5,542||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54638)||2000 SC144|| align=right|12,6|| align=right|5,237|| align=right|0,002|| align=right|4,14|| align=right|11,99||JUT||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54639)||2000 SR184|| align=right|15,3|| align=right|3,030|| align=right|0,172|| align=right|1,16|| align=right|5,273||MBA||20. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(54640)||2000 SK189|| align=right|13,6|| align=right|3,214|| align=right|0,133|| align=right|12,42|| align=right|5,760||MBA||22. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(54641)||2000 SA242|| align=right|14,8|| align=right|2,622|| align=right|0,157|| align=right|5,06|| align=right|4,245||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54642)||2000 SH243|| align=right|14,1|| align=right|3,183|| align=right|0,061|| align=right|8,95|| align=right|5,679||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54643)||2000 SP283|| align=right|12,1|| align=right|5,186|| align=right|0,073|| align=right|11,42|| align=right|11,81||JUT||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54644)||2000 SN284|| align=right|12,7|| align=right|3,982|| align=right|0,049|| align=right|6,53|| align=right|7,947||HLD||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54645)||2000 SR284|| align=right|12,0|| align=right|5,228|| align=right|0,088|| align=right|16,77|| align=right|11,96||JUT||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54646)||2000 SS291|| align=right|13,1|| align=right|5,216|| align=right|0,107|| align=right|3,57|| align=right|11,92||JUT||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54647)||2000 ST304|| align=right|13,7|| align=right|3,195|| align=right|0,252|| align=right|12,69|| align=right|5,709||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54648)||2000 SL307|| align=right|13,5|| align=right|3,224|| align=right|0,101|| align=right|8,81|| align=right|5,788||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54649)||2000 SE310|| align=right|11,3|| align=right|5,246|| align=right|0,110|| align=right|25,23|| align=right|12,02||JUT||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54650)||2000 SE315|| align=right|12,3|| align=right|3,224|| align=right|0,019|| align=right|21,09|| align=right|5,787||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54651)||2000 SF327|| align=right|13,5|| align=right|3,179|| align=right|0,123|| align=right|17,98|| align=right|5,667||MBA||29. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(54652)||2000 SZ344|| align=right|12,1|| align=right|5,176|| align=right|0,042|| align=right|17,75|| align=right|11,78||JUT||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54653)||2000 SB350|| align=right|12,3|| align=right|5,174|| align=right|0,052|| align=right|16,51|| align=right|11,77||JUT||29. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54654)||2000 SW355|| align=right|14,0|| align=right|3,118|| align=right|0,168|| align=right|17,99|| align=right|5,505||MBA||29. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54655)||2000 SQ362|| align=right|12,4|| align=right|5,152|| align=right|0,092|| align=right|17,44|| align=right|11,70||JUT||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54656)||2000 SX362|| align=right|10,4|| align=right|5,230|| align=right|0,075|| align=right|32,89|| align=right|11,96||JUT||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54657)||2000 SA366|| align=right|13,2|| align=right|3,974|| align=right|0,124|| align=right|4,93|| align=right|7,920||HLD||23. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54658)||2000 TN39|| align=right|13,4|| align=right|3,075|| align=right|0,038|| align=right|10,19|| align=right|5,391||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54659)||2000 TM51|| align=right|14,8|| align=right|2,407|| align=right|0,161|| align=right|10,17|| align=right|3,735||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54660)||2000 UJ1|| align=right|17,6|| align=right|1,477|| align=right|0,282|| align=right|46,69|| align=right|1,795||AMR||19. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54661)||2000 UY18|| align=right|15,1|| align=right|2,341|| align=right|0,194|| align=right|4,99|| align=right|3,581||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54662)||2000 UY80|| align=right|15,1|| align=right|2,355|| align=right|0,101|| align=right|3,53|| align=right|3,612||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54663)||2000 UT82|| align=right|13,7|| align=right|3,098|| align=right|0,210|| align=right|10,15|| align=right|5,451||MBA||30. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54664)||2000 UH107|| align=right|15,8|| align=right|2,388|| align=right|0,109|| align=right|7,43|| align=right|3,690||MBA||30. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54665)||2000 UL110|| align=right|13,7|| align=right|2,936|| align=right|0,240|| align=right|18,49|| align=right|5,029||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54666)||2000 WJ6|| align=right|15,4|| align=right|2,247|| align=right|0,213|| align=right|4,41|| align=right|3,367||MBA||20. listopadu 2000||Farpoint||Farpoint
|-
|(54667)||2000 WJ36|| align=right|15,5|| align=right|2,343|| align=right|0,075|| align=right|7,45|| align=right|3,586||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54668)||2000 WO85|| align=right|15,5|| align=right|2,440|| align=right|0,077|| align=right|4,82|| align=right|3,811||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54669)||2000 WB89|| align=right|15,6|| align=right|2,335|| align=right|0,177|| align=right|3,18|| align=right|3,568||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54670)||2000 WW92|| align=right|15,6|| align=right|2,246|| align=right|0,158|| align=right|4,52|| align=right|3,365||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54671)||2000 WW102|| align=right|13,7|| align=right|2,993|| align=right|0,184|| align=right|10,73|| align=right|5,178||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54672)||2000 WO180|| align=right|11,2|| align=right|5,305|| align=right|0,138|| align=right|28,10|| align=right|12,22||JUT||28. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(54673)||2000 WS189|| align=right|14,1|| align=right|2,798|| align=right|0,194|| align=right|6,66|| align=right|4,678||MBA||18. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54674)||2000 XN4|| align=right|12,6|| align=right|3,166|| align=right|0,147|| align=right|25,89|| align=right|5,632||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54675)||2000 XZ25|| align=right|14,0|| align=right|2,794|| align=right|0,181|| align=right|8,46|| align=right|4,669||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54676)||2000 YP12|| align=right|14,8|| align=right|2,610|| align=right|0,207|| align=right|11,65|| align=right|4,215||MBA||25. prosince 2000||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(54677)||2000 YD40|| align=right|15,0|| align=right|2,654|| align=right|0,061|| align=right|3,44|| align=right|4,322||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54678)||2000 YW47|| align=right|11,7|| align=right|5,162|| align=right|0,081|| align=right|11,15|| align=right|11,73||JUT||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54679)||2000 YF113|| align=right|15,3|| align=right|2,199|| align=right|0,119|| align=right|2,80|| align=right|3,261||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(54680)||2001 AS9|| align=right|11,6|| align=right|5,181|| align=right|0,037|| align=right|11,86|| align=right|11,80||JUT||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54681)||2001 AE49|| align=right|15,9|| align=right|2,431|| align=right|0,031|| align=right|5,69|| align=right|3,789||MBA||15. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54682)||2001 BU8|| align=right|14,8|| align=right|3,068|| align=right|0,109|| align=right|3,98|| align=right|5,373||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54683)||2001 CJ20|| align=right|15,0|| align=right|1,937|| align=right|0,069|| align=right|24,13|| align=right|2,696||MBA||2. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54684)||2001 CS20|| align=right|15,7|| align=right|1,934|| align=right|0,041|| align=right|25,12|| align=right|2,690||MBA||3. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54685)||2001 CT33|| align=right|14,2|| align=right|2,654|| align=right|0,134|| align=right|14,29|| align=right|4,322||MBA||13. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54686)||2001 DU8|| align=right|16,3|| align=right|1,777|| align=right|0,342|| align=right|33,21|| align=right|2,369||AMR||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54687)||2001 DC15|| align=right|13,9|| align=right|2,450|| align=right|0,139|| align=right|24,29|| align=right|3,834||MBA||17. února 2001||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(54688)||2001 DZ69|| align=right|15,5|| align=right|2,230|| align=right|0,217|| align=right|4,86|| align=right|3,330||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54689)||2001 DH101|| align=right|11,9|| align=right|5,263|| align=right|0,115|| align=right|12,86|| align=right|12,08||JUT||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54690)||2001 EB|| align=right|17,3|| align=right|1,630|| align=right|0,257|| align=right|35,37|| align=right|2,080||AMR||1. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54691)||2001 EL6|| align=right|13,6|| align=right|3,096|| align=right|0,042|| align=right|12,19|| align=right|5,447||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54692)||2001 EJ10|| align=right|16,0|| align=right|2,318|| align=right|0,225|| align=right|3,66|| align=right|3,529||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54693) Garymyers||2001 FM6|| align=right|15,7|| align=right|2,352|| align=right|0,177|| align=right|3,61|| align=right|3,607||MBA||19. března 2001||Junk Bond||D. Healy
|-
|(54694)||2001 FJ54|| align=right|15,9|| align=right|2,198|| align=right|0,134|| align=right|5,76|| align=right|3,258||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54695)||2001 FM54|| align=right|14,5|| align=right|2,181|| align=right|0,195|| align=right|5,38|| align=right|3,221||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54696)||2001 FO69|| align=right|15,4|| align=right|2,208|| align=right|0,192|| align=right|5,98|| align=right|3,281||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54697)||2001 FA70|| align=right|15,0|| align=right|2,382|| align=right|0,333|| align=right|13,06|| align=right|3,676||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54698)||2001 FF70|| align=right|16,5|| align=right|2,396|| align=right|0,286|| align=right|6,57|| align=right|3,708||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54699)||2001 FP137|| align=right|14,9|| align=right|2,750|| align=right|0,050|| align=right|7,08|| align=right|4,561||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54700)||2001 FE143|| align=right|15,8|| align=right|2,340|| align=right|0,194|| align=right|9,05|| align=right|3,580||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54701)||2001 FY150|| align=right|16,3|| align=right|2,269|| align=right|0,180|| align=right|5,02|| align=right|3,417||MBA||24. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54702)||2001 FO159|| align=right|15,9|| align=right|2,185|| align=right|0,191|| align=right|1,26|| align=right|3,229||MBA||29. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54703)||2001 FE160|| align=right|15,5|| align=right|2,420|| align=right|0,120|| align=right|5,49|| align=right|3,763||MBA||29. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54704)||2001 FC172|| align=right|13,8|| align=right|2,713|| align=right|0,154|| align=right|16,48|| align=right|4,467||MBA||24. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54705)||2001 GW3|| align=right|15,4|| align=right|2,283|| align=right|0,200|| align=right|7,01|| align=right|3,448||MBA||15. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54706)||2001 HG1|| align=right|16,0|| align=right|2,261|| align=right|0,167|| align=right|1,23|| align=right|3,400||MBA||17. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54707)||2001 HL6|| align=right|14,3|| align=right|2,372|| align=right|0,200|| align=right|20,87|| align=right|3,653||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54708)||2001 HH18|| align=right|15,3|| align=right|1,976|| align=right|0,116|| align=right|23,75|| align=right|2,777||MBA||21. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54709)||2001 HS20|| align=right|15,4|| align=right|2,212|| align=right|0,165|| align=right|3,09|| align=right|3,289||MBA||21. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54710)||2001 HT20|| align=right|15,9|| align=right|2,423|| align=right|0,191|| align=right|2,69|| align=right|3,772||MBA||21. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54711)||2001 HJ23|| align=right|16,2|| align=right|2,360|| align=right|0,229|| align=right|2,61|| align=right|3,626||MBA||21. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(54712)||2001 HD30|| align=right|15,6|| align=right|2,391|| align=right|0,172|| align=right|4,68|| align=right|3,697||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54713)||2001 HK37|| align=right|14,7|| align=right|2,458|| align=right|0,198|| align=right|9,57|| align=right|3,853||MBA||29. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54714)||2001 HB38|| align=right|16,4|| align=right|2,344|| align=right|0,122|| align=right|7,43|| align=right|3,589||MBA||26. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(54715)||2001 HM44|| align=right|15,9|| align=right|2,210|| align=right|0,163|| align=right|5,91|| align=right|3,285||MBA||16. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54716)||2001 HK48|| align=right|14,2|| align=right|2,563|| align=right|0,127|| align=right|15,03|| align=right|4,103||MBA||21. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54717)||2001 HQ60|| align=right|15,7|| align=right|2,583|| align=right|0,234|| align=right|12,47|| align=right|4,151||MBA||24. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54718)||2001 HB61|| align=right|15,4|| align=right|2,323|| align=right|0,340|| align=right|13,38|| align=right|3,540||MBA||24. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54719)||2001 HS67|| align=right|15,8|| align=right|2,275|| align=right|0,153|| align=right|2,80|| align=right|3,432||MBA||26. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54720)||2001 JY2|| align=right|16,8|| align=right|2,202|| align=right|0,122|| align=right|4,50|| align=right|3,266||MBA||15. května 2001||Badlands||R. Dyvig
|-
|(54721)||2001 JX3|| align=right|16,0|| align=right|2,226|| align=right|0,172|| align=right|3,81|| align=right|3,320||MBA||15. května 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54722)||2001 JD10|| align=right|15,7|| align=right|2,400|| align=right|0,173|| align=right|3,00|| align=right|3,718||MBA||15. května 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54723)||2001 KW1|| align=right|14,3|| align=right|2,580|| align=right|0,271|| align=right|13,41|| align=right|4,143||MBA||16. května 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54724)||2001 KM4|| align=right|15,9|| align=right|2,380|| align=right|0,194|| align=right|2,51|| align=right|3,671||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54725)||2001 KT5|| align=right|16,0|| align=right|2,249|| align=right|0,185|| align=right|7,43|| align=right|3,372||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54726)||2001 KU9|| align=right|15,5|| align=right|2,456|| align=right|0,264|| align=right|4,29|| align=right|3,848||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54727)||2001 KO10|| align=right|15,2|| align=right|2,581|| align=right|0,166|| align=right|9,10|| align=right|4,145||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54728)||2001 KP11|| align=right|15,0|| align=right|2,596|| align=right|0,352|| align=right|4,42|| align=right|4,183||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54729)||2001 KQ13|| align=right|14,6|| align=right|2,554|| align=right|0,230|| align=right|6,86|| align=right|4,082||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54730)||2001 KR13|| align=right|14,6|| align=right|2,580|| align=right|0,188|| align=right|15,30|| align=right|4,144||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54731)||2001 KJ15|| align=right|16,0|| align=right|2,271|| align=right|0,144|| align=right|3,55|| align=right|3,422||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54732)||2001 KH19|| align=right|15,5|| align=right|2,226|| align=right|0,242|| align=right|5,48|| align=right|3,321||MBA||21. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54733)||2001 KP19|| align=right|15,4|| align=right|2,609|| align=right|0,231|| align=right|3,05|| align=right|4,213||MBA||21. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54734)||2001 KF20|| align=right|15,5|| align=right|2,983|| align=right|0,119|| align=right|9,04|| align=right|5,150||MBA||23. května 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(54735)||2001 KW24|| align=right|16,4|| align=right|2,252|| align=right|0,102|| align=right|2,99|| align=right|3,378||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54736)||2001 KC26|| align=right|16,6|| align=right|2,384|| align=right|0,130|| align=right|4,37|| align=right|3,680||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54737)||2001 KM27|| align=right|14,7|| align=right|2,611|| align=right|0,173|| align=right|13,16|| align=right|4,218||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54738)||2001 KZ27|| align=right|15,9|| align=right|2,260|| align=right|0,197|| align=right|3,85|| align=right|3,397||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54739)||2001 KC31|| align=right|16,0|| align=right|2,225|| align=right|0,197|| align=right|4,08|| align=right|3,319||MBA||21. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54740)||2001 KN31|| align=right|14,9|| align=right|2,321|| align=right|0,109|| align=right|24,84|| align=right|3,536||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54741)||2001 KT31|| align=right|16,2|| align=right|2,290|| align=right|0,101|| align=right|7,20|| align=right|3,464||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54742)||2001 KS34|| align=right|14,7|| align=right|2,736|| align=right|0,082|| align=right|5,88|| align=right|4,526||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54743)||2001 KQ36|| align=right|15,9|| align=right|2,294|| align=right|0,018|| align=right|5,69|| align=right|3,475||MBA||21. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54744)||2001 KK37|| align=right|14,5|| align=right|2,862|| align=right|0,290|| align=right|5,09|| align=right|4,842||MBA||21. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54745)||2001 KS38|| align=right|14,9|| align=right|2,572|| align=right|0,276|| align=right|5,63|| align=right|4,124||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54746)||2001 KE39|| align=right|14,5|| align=right|2,604|| align=right|0,126|| align=right|12,34|| align=right|4,201||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54747)||2001 KB42|| align=right|15,8|| align=right|2,415|| align=right|0,150|| align=right|7,38|| align=right|3,751||MBA||21. května 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(54748)||2001 KO44|| align=right|15,5|| align=right|2,538|| align=right|0,155|| align=right|12,28|| align=right|4,042||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54749)||2001 KR45|| align=right|15,6|| align=right|2,268|| align=right|0,128|| align=right|6,15|| align=right|3,415||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54750)||2001 KW45|| align=right|12,9|| align=right|3,222|| align=right|0,184|| align=right|17,27|| align=right|5,781||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54751)||2001 KO46|| align=right|15,6|| align=right|2,375|| align=right|0,092|| align=right|7,32|| align=right|3,659||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54752)||2001 KL48|| align=right|15,5|| align=right|2,352|| align=right|0,116|| align=right|7,13|| align=right|3,605||MBA||24. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54753)||2001 KZ48|| align=right|15,7|| align=right|2,260|| align=right|0,174|| align=right|3,92|| align=right|3,396||MBA||24. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54754)||2001 KJ56|| align=right|14,0|| align=right|2,407|| align=right|0,358|| align=right|22,86|| align=right|3,734||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54755)||2001 KZ56|| align=right|14,0|| align=right|2,839|| align=right|0,076|| align=right|11,73|| align=right|4,783||MBA||23. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54756)||2001 KJ58|| align=right|15,0|| align=right|2,996|| align=right|0,130|| align=right|10,61|| align=right|5,185||MBA||26. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54757)||2001 KY58|| align=right|15,3|| align=right|2,344|| align=right|0,164|| align=right|7,95|| align=right|3,588||MBA||26. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54758)||2001 KP59|| align=right|14,0|| align=right|2,565|| align=right|0,215|| align=right|10,86|| align=right|4,108||MBA||26. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54759)||2001 KA60|| align=right|14,7|| align=right|2,548|| align=right|0,176|| align=right|12,69|| align=right|4,066||MBA||26. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54760)||2001 KD60|| align=right|14,9|| align=right|2,646|| align=right|0,263|| align=right|11,98|| align=right|4,304||MBA||26. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54761)||2001 KJ66|| align=right|16,1|| align=right|2,421|| align=right|0,228|| align=right|3,52|| align=right|3,766||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54762)||2001 KL73|| align=right|14,7|| align=right|2,666|| align=right|0,203|| align=right|11,79|| align=right|4,352||MBA||24. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54763)||2001 KQ75|| align=right|14,1|| align=right|2,652|| align=right|0,170|| align=right|14,37|| align=right|4,317||MBA||29. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54764)||2001 LB4|| align=right|15,3|| align=right|2,231|| align=right|0,217|| align=right|5,36|| align=right|3,331||MBA||13. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54765)||2001 LB5|| align=right|14,9|| align=right|2,582|| align=right|0,217|| align=right|12,73|| align=right|4,149||MBA||15. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54766)||2001 LT5|| align=right|16,0|| align=right|2,421|| align=right|0,180|| align=right|1,99|| align=right|3,766||MBA||14. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54767)||2001 LW6|| align=right|15,4|| align=right|2,337|| align=right|0,129|| align=right|6,88|| align=right|3,571||MBA||15. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54768)||2001 LA8|| align=right|14,8|| align=right|2,771|| align=right|0,167|| align=right|8,33|| align=right|4,611||MBA||15. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54769)||2001 LJ8|| align=right|14,3|| align=right|2,526|| align=right|0,070|| align=right|14,05|| align=right|4,014||MBA||15. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54770)||2001 LS10|| align=right|14,7|| align=right|2,402|| align=right|0,207|| align=right|6,60|| align=right|3,721||MBA||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54771)||2001 LJ12|| align=right|14,5|| align=right|2,607|| align=right|0,088|| align=right|13,11|| align=right|4,208||MBA||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54772)||2001 LN12|| align=right|15,0|| align=right|2,208|| align=right|0,163|| align=right|5,92|| align=right|3,279||MBA||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54773)||2001 LP12|| align=right|15,4|| align=right|2,445|| align=right|0,193|| align=right|13,37|| align=right|3,821||MBA||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54774)||2001 LY14|| align=right|14,5|| align=right|2,811|| align=right|0,138|| align=right|13,77|| align=right|4,713||MBA||15. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54775)||2001 LK16|| align=right|15,7|| align=right|2,524|| align=right|0,075|| align=right|5,78|| align=right|4,009||MBA||14. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54776)||2001 LL16|| align=right|15,6|| align=right|2,560|| align=right|0,087|| align=right|4,93|| align=right|4,095||MBA||14. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54777)||2001 LF17|| align=right|16,1|| align=right|2,338|| align=right|0,196|| align=right|2,45|| align=right|3,574||MBA||15. června 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(54778)||2001 LP17|| align=right|14,9|| align=right|2,230|| align=right|0,178|| align=right|6,55|| align=right|3,331||MBA||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54779)||2001 LS17|| align=right|14,8|| align=right|2,438|| align=right|0,139|| align=right|5,26|| align=right|3,805||MBA||15. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54780)||2001 LW18|| align=right|16,0|| align=right|2,186|| align=right|0,064|| align=right|7,36|| align=right|3,232||MBA||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54781)||2001 LA19|| align=right|14,6|| align=right|2,438|| align=right|0,239|| align=right|8,82|| align=right|3,806||MBA||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54782)||2001 LJ19|| align=right|13,9|| align=right|2,785|| align=right|0,233|| align=right|8,45|| align=right|4,648||MBA||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54783)||2001 MM1|| align=right|15,4|| align=right|2,418|| align=right|0,153|| align=right|3,31|| align=right|3,760||MBA||17. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54784)||2001 MW3|| align=right|15,3|| align=right|2,358|| align=right|0,276|| align=right|9,45|| align=right|3,620||MBA||16. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54785)||2001 MZ3|| align=right|16,9|| align=right|2,316|| align=right|0,140|| align=right|6,49|| align=right|3,524||MBA||16. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54786)||2001 MJ4|| align=right|15,7|| align=right|2,256|| align=right|0,159|| align=right|7,85|| align=right|3,388||MBA||16. června 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54787)||2001 MO5|| align=right|15,4|| align=right|2,480|| align=right|0,148|| align=right|8,04|| align=right|3,906||MBA||16. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54788)||2001 MZ6|| align=right|15,0|| align=right|2,296|| align=right|0,174|| align=right|24,46|| align=right|3,479||MBA||20. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54789)||2001 MZ7|| align=right|15,1|| align=right|1,776|| align=right|0,288|| align=right|24,47|| align=right|2,367||AMR||21. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54790)||2001 MT8|| align=right|14,7|| align=right|2,588|| align=right|0,173|| align=right|14,57|| align=right|4,164||MBA||16. června 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54791)||2001 ME9|| align=right|14,3|| align=right|2,647|| align=right|0,202|| align=right|11,84|| align=right|4,305||MBA||21. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54792)||2001 MJ9|| align=right|14,8|| align=right|2,723|| align=right|0,137|| align=right|7,81|| align=right|4,493||MBA||21. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54793)||2001 MD10|| align=right|15,5|| align=right|2,586|| align=right|0,271|| align=right|9,63|| align=right|4,158||MBA||24. června 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(54794)||2001 MN10|| align=right|15,4|| align=right|2,418|| align=right|0,065|| align=right|4,64|| align=right|3,760||MBA||20. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54795)||2001 MV10|| align=right|15,5|| align=right|2,523|| align=right|0,131|| align=right|6,13|| align=right|4,007||MBA||21. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54796)||2001 MW10|| align=right|15,2|| align=right|2,442|| align=right|0,164|| align=right|4,89|| align=right|3,815||MBA||21. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54797)||2001 MR12|| align=right|14,1|| align=right|2,663|| align=right|0,294|| align=right|8,10|| align=right|4,344||MBA||22. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54798)||2001 ME14|| align=right|13,9|| align=right|3,089|| align=right|0,140|| align=right|5,33|| align=right|5,428||MBA||23. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54799)||2001 MR14|| align=right|14,9|| align=right|2,766|| align=right|0,313|| align=right|9,15|| align=right|4,600||MBA||28. června 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54800)||2001 MC15|| align=right|15,2|| align=right|2,573|| align=right|0,256|| align=right|1,73|| align=right|4,127||MBA||28. června 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54801)||2001 MT17|| align=right|15,5|| align=right|2,359|| align=right|0,171|| align=right|1,74|| align=right|3,624||MBA||24. června 2001||Farpoint||G. Hug
|-
|(54802)||2001 ME19|| align=right|14,4|| align=right|2,790|| align=right|0,272|| align=right|11,89|| align=right|4,660||MBA||30. června 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54803)||2001 MK19|| align=right|15,2|| align=right|2,345|| align=right|0,195|| align=right|5,51|| align=right|3,590||MBA||21. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54804)||2001 MT21|| align=right|16,6|| align=right|2,266|| align=right|0,104|| align=right|2,05|| align=right|3,409||MBA||28. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54805)||2001 MW22|| align=right|13,5|| align=right|3,159|| align=right|0,130|| align=right|18,69|| align=right|5,614||MBA||30. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54806)||2001 MX22|| align=right|13,2|| align=right|3,192|| align=right|0,167|| align=right|16,66|| align=right|5,702||MBA||30. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54807)||2001 MZ23|| align=right|14,5|| align=right|2,411|| align=right|0,225|| align=right|21,75|| align=right|3,743||MBA||27. června 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54808)||2001 ME24|| align=right|12,4|| align=right|3,158|| align=right|0,244|| align=right|25,04|| align=right|5,613||MBA||27. června 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54809)||2001 MN24|| align=right|14,4|| align=right|2,645|| align=right|0,126|| align=right|12,75|| align=right|4,302||MBA||16. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54810)||2001 MS24|| align=right|14,6|| align=right|2,430|| align=right|0,206|| align=right|9,47|| align=right|3,787||MBA||16. června 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54811)||2001 MJ26|| align=right|15,1|| align=right|2,409|| align=right|0,160|| align=right|6,03|| align=right|3,738||MBA||19. června 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54812)||2001 MQ26|| align=right|15,0|| align=right|2,813|| align=right|0,141|| align=right|8,01|| align=right|4,718||MBA||19. června 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54813)||2001 MV27|| align=right|17,1|| align=right|2,238|| align=right|0,125|| align=right|1,72|| align=right|3,348||MBA||21. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54814)||2001 MK28|| align=right|15,3|| align=right|2,628|| align=right|0,151|| align=right|3,09|| align=right|4,261||MBA||25. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54815)||2001 MS28|| align=right|15,0|| align=right|2,536|| align=right|0,224|| align=right|15,88|| align=right|4,037||MBA||27. června 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54816)||2001 MC30|| align=right|14,9|| align=right|3,063|| align=right|0,155|| align=right|4,46|| align=right|5,359||MBA||29. června 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(54817)||2001 NB|| align=right|13,8|| align=right|2,561|| align=right|0,224|| align=right|17,47|| align=right|4,097||MBA||2. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54818)||2001 NR|| align=right|16,1|| align=right|2,339|| align=right|0,270|| align=right|5,21|| align=right|3,577||MBA||12. července 2001||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(54819)||2001 NA1|| align=right|14,7|| align=right|2,418|| align=right|0,207|| align=right|7,51|| align=right|3,759||MBA||12. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54820) Svenders||2001 NV1|| align=right|14,6|| align=right|2,674|| align=right|0,224|| align=right|10,07|| align=right|4,373||MBA||11. července 2001||Needville||J. Dellinger; W. G. Dillon
|-
|(54821)||2001 NB2|| align=right|16,4|| align=right|2,406|| align=right|0,255|| align=right|0,77|| align=right|3,730||MBA||13. července 2001||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(54822)||2001 NQ2|| align=right|13,9|| align=right|3,239|| align=right|0,037|| align=right|15,69|| align=right|5,829||MBA||13. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54823)||2001 NN3|| align=right|15,7|| align=right|2,397|| align=right|0,196|| align=right|3,05|| align=right|3,711||MBA||13. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54824)||2001 NJ5|| align=right|16,5|| align=right|2,373|| align=right|0,109|| align=right|4,28|| align=right|3,655||MBA||13. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54825)||2001 NE7|| align=right|14,2|| align=right|3,397|| align=right|0,131|| align=right|8,81|| align=right|6,261||MBA||15. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54826)||2001 NV7|| align=right|15,1|| align=right|2,435|| align=right|0,129|| align=right|5,85|| align=right|3,799||MBA||13. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54827)||2001 NQ8|| align=right|15,7|| align=right|2,388|| align=right|0,212|| align=right|3,14|| align=right|3,690||MBA||14. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54828)||2001 NJ9|| align=right|14,9|| align=right|2,610|| align=right|0,320|| align=right|5,95|| align=right|4,215||MBA||13. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54829)||2001 NF10|| align=right|15,5|| align=right|2,541|| align=right|0,202|| align=right|12,72|| align=right|4,051||MBA||14. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54830)||2001 NC11|| align=right|15,0|| align=right|2,713|| align=right|0,107|| align=right|4,11|| align=right|4,469||MBA||14. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54831)||2001 NE11|| align=right|16,0|| align=right|2,332|| align=right|0,134|| align=right|7,09|| align=right|3,561||MBA||14. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54832)||2001 NL12|| align=right|15,3|| align=right|2,532|| align=right|0,067|| align=right|3,65|| align=right|4,028||MBA||13. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54833)||2001 NW12|| align=right|15,6|| align=right|2,520|| align=right|0,072|| align=right|2,40|| align=right|4,001||MBA||14. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54834)||2001 NH18|| align=right|14,2|| align=right|2,698|| align=right|0,148|| align=right|13,12|| align=right|4,431||MBA||12. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54835)||2001 NU18|| align=right|14,9|| align=right|2,637|| align=right|0,096|| align=right|13,25|| align=right|4,281||MBA||12. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54836)||2001 NA20|| align=right|15,9|| align=right|2,298|| align=right|0,129|| align=right|2,41|| align=right|3,482||MBA||12. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54837)||2001 NK20|| align=right|13,7|| align=right|3,129|| align=right|0,217|| align=right|23,04|| align=right|5,533||MBA||13. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54838)||2001 NO21|| align=right|15,2|| align=right|2,636|| align=right|0,227|| align=right|6,36|| align=right|4,280||MBA||14. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54839)||2001 NQ21|| align=right|13,9|| align=right|2,786|| align=right|0,154|| align=right|8,23|| align=right|4,649||MBA||14. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54840)||2001 OE|| align=right|14,6|| align=right|3,092|| align=right|0,092|| align=right|16,70|| align=right|5,435||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54841)||2001 OD2|| align=right|15,3|| align=right|2,374|| align=right|0,097|| align=right|6,11|| align=right|3,658||MBA||18. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54842)||2001 OF2|| align=right|14,1|| align=right|3,120|| align=right|0,201|| align=right|11,19|| align=right|5,510||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54843)||2001 OX2|| align=right|15,2|| align=right|3,212|| align=right|0,171|| align=right|2,74|| align=right|5,756||MBA||19. července 2001||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(54844)||2001 OY2|| align=right|15,0|| align=right|2,990|| align=right|0,077|| align=right|10,84|| align=right|5,171||MBA||19. července 2001||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(54845)||2001 OF3|| align=right|15,0|| align=right|2,321|| align=right|0,134|| align=right|6,61|| align=right|3,535||MBA||19. července 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(54846)||2001 OJ5|| align=right|14,3|| align=right|2,592|| align=right|0,206|| align=right|12,03|| align=right|4,171||MBA||17. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54847)||2001 OM5|| align=right|13,6|| align=right|2,564|| align=right|0,116|| align=right|13,35|| align=right|4,104||MBA||17. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54848)||2001 OC8|| align=right|14,1|| align=right|2,903|| align=right|0,062|| align=right|9,52|| align=right|4,945||MBA||17. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54849)||2001 OM8|| align=right|15,2|| align=right|2,408|| align=right|0,174|| align=right|2,30|| align=right|3,735||MBA||17. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54850)||2001 OZ11|| align=right|13,4|| align=right|3,043|| align=right|0,206|| align=right|9,36|| align=right|5,306||MBA||19. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54851)||2001 OA15|| align=right|14,2|| align=right|3,063|| align=right|0,081|| align=right|11,12|| align=right|5,360||MBA||18. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54852)||2001 OZ16|| align=right|16,9|| align=right|2,146|| align=right|0,079|| align=right|2,24|| align=right|3,142||MBA||22. července 2001||San Marcello||L. Tesi; M. Tombelli
|-
|(54853)||2001 OQ19|| align=right|15,9|| align=right|2,429|| align=right|0,204|| align=right|0,81|| align=right|3,786||MBA||18. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54854)||2001 OU20|| align=right|13,0|| align=right|3,156|| align=right|0,145|| align=right|18,36|| align=right|5,606||MBA||21. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54855)||2001 OA21|| align=right|13,1|| align=right|3,202|| align=right|0,204|| align=right|14,80|| align=right|5,730||MBA||21. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54856)||2001 OF21|| align=right|13,9|| align=right|2,787|| align=right|0,086|| align=right|3,77|| align=right|4,652||MBA||21. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54857)||2001 OY22|| align=right|13,8|| align=right|2,673|| align=right|0,344|| align=right|29,01|| align=right|4,368||MBA||19. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54858)||2001 OE24|| align=right|14,9|| align=right|2,716|| align=right|0,055|| align=right|15,40|| align=right|4,476||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54859)||2001 OG24|| align=right|15,6|| align=right|2,390|| align=right|0,171|| align=right|5,41|| align=right|3,693||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54860)||2001 OZ24|| align=right|15,3|| align=right|2,358|| align=right|0,153|| align=right|6,20|| align=right|3,620||MBA||16. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54861)||2001 OJ25|| align=right|14,8|| align=right|2,612|| align=right|0,296|| align=right|11,38|| align=right|4,221||MBA||18. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54862)||2001 OW25|| align=right|15,3|| align=right|2,452|| align=right|0,190|| align=right|4,96|| align=right|3,839||MBA||23. července 2001||Shishikui||Shishikui
|-
|(54863)||2001 OG28|| align=right|15,8|| align=right|2,562|| align=right|0,097|| align=right|5,20|| align=right|4,101||MBA||18. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54864)||2001 OP28|| align=right|14,7|| align=right|2,963|| align=right|0,054|| align=right|11,00|| align=right|5,099||MBA||18. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54865)||2001 OZ33|| align=right|14,2|| align=right|2,750|| align=right|0,195|| align=right|9,82|| align=right|4,560||MBA||19. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54866)||2001 OO39|| align=right|13,8|| align=right|2,983|| align=right|0,051|| align=right|11,02|| align=right|5,150||MBA||20. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54867)||2001 OS39|| align=right|14,2|| align=right|2,697|| align=right|0,023|| align=right|16,02|| align=right|4,428||MBA||20. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54868)||2001 OS40|| align=right|15,5|| align=right|2,343|| align=right|0,097|| align=right|7,39|| align=right|3,585||MBA||20. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54869)||2001 OP43|| align=right|13,2|| align=right|3,176|| align=right|0,051|| align=right|8,47|| align=right|5,659||MBA||22. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54870)||2001 OT43|| align=right|15,0|| align=right|2,810|| align=right|0,093|| align=right|3,30|| align=right|4,710||MBA||23. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54871)||2001 OH44|| align=right|13,6|| align=right|3,091|| align=right|0,029|| align=right|9,16|| align=right|5,434||MBA||23. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54872)||2001 OW46|| align=right|15,3|| align=right|3,224|| align=right|0,164|| align=right|4,12|| align=right|5,787||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54873)||2001 OC47|| align=right|16,0|| align=right|2,455|| align=right|0,148|| align=right|7,35|| align=right|3,846||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54874)||2001 OQ47|| align=right|15,2|| align=right|2,781|| align=right|0,104|| align=right|4,99|| align=right|4,636||MBA||16. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54875)||2001 OT47|| align=right|14,0|| align=right|2,672|| align=right|0,209|| align=right|3,06|| align=right|4,366||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54876)||2001 OU47|| align=right|14,9|| align=right|2,196|| align=right|0,129|| align=right|6,00|| align=right|3,254||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54877)||2001 OU51|| align=right|15,4|| align=right|2,283|| align=right|0,048|| align=right|7,31|| align=right|3,448||MBA||21. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54878)||2001 OB53|| align=right|14,8|| align=right|2,653|| align=right|0,146|| align=right|15,67|| align=right|4,321||MBA||21. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54879)||2001 OO54|| align=right|16,2|| align=right|2,610|| align=right|0,242|| align=right|5,46|| align=right|4,217||MBA||22. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54880)||2001 OT54|| align=right|15,5|| align=right|2,398|| align=right|0,207|| align=right|2,84|| align=right|3,713||MBA||22. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54881)||2001 OV54|| align=right|15,4|| align=right|1,958|| align=right|0,058|| align=right|17,03|| align=right|2,739||MBA||22. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54882)||2001 OK57|| align=right|15,3|| align=right|2,992|| align=right|0,071|| align=right|10,05|| align=right|5,173||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54883)||2001 OS57|| align=right|14,0|| align=right|2,855|| align=right|0,014|| align=right|2,44|| align=right|4,823||MBA||19. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54884)||2001 OW58|| align=right|14,2|| align=right|2,829|| align=right|0,081|| align=right|2,75|| align=right|4,757||MBA||20. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54885)||2001 OH61|| align=right|16,4|| align=right|2,302|| align=right|0,096|| align=right|7,15|| align=right|3,493||MBA||21. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54886)||2001 OO61|| align=right|15,7|| align=right|2,293|| align=right|0,130|| align=right|5,46|| align=right|3,472||MBA||21. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54887)||2001 OG63|| align=right|14,8|| align=right|3,247|| align=right|0,229|| align=right|0,79|| align=right|5,851||MBA||26. července 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(54888)||2001 OS63|| align=right|14,6|| align=right|2,965|| align=right|0,110|| align=right|11,03|| align=right|5,105||MBA||27. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54889)||2001 OZ63|| align=right|16,2|| align=right|2,256|| align=right|0,115|| align=right|4,04|| align=right|3,387||MBA||23. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54890)||2001 OS65|| align=right|16,0|| align=right|2,412|| align=right|0,138|| align=right|2,21|| align=right|3,746||MBA||28. července 2001||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(54891)||2001 OP66|| align=right|14,4|| align=right|2,435|| align=right|0,198|| align=right|8,90|| align=right|3,800||MBA||23. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54892)||2001 OW68|| align=right|14,4|| align=right|2,680|| align=right|0,171|| align=right|12,53|| align=right|4,388||MBA||16. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54893)||2001 OR69|| align=right|13,5|| align=right|3,161|| align=right|0,107|| align=right|23,56|| align=right|5,619||MBA||19. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54894)||2001 OX69|| align=right|14,7|| align=right|2,562|| align=right|0,231|| align=right|3,67|| align=right|4,099||MBA||19. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54895)||2001 OO70|| align=right|15,6|| align=right|2,562|| align=right|0,225|| align=right|3,85|| align=right|4,099||MBA||19. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54896)||2001 OP70|| align=right|13,7|| align=right|2,605|| align=right|0,067|| align=right|21,88|| align=right|4,203||MBA||19. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54897)||2001 OY71|| align=right|14,3|| align=right|2,939|| align=right|0,073|| align=right|1,37|| align=right|5,039||MBA||21. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54898)||2001 OP72|| align=right|14,3|| align=right|2,425|| align=right|0,100|| align=right|10,80|| align=right|3,777||MBA||21. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54899)||2001 OT72|| align=right|14,1|| align=right|2,674|| align=right|0,257|| align=right|11,93|| align=right|4,372||MBA||21. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54900)||2001 OL74|| align=right|13,5|| align=right|2,843|| align=right|0,116|| align=right|9,29|| align=right|4,793||MBA||19. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54901)||2001 OX75|| align=right|16,1|| align=right|2,368|| align=right|0,111|| align=right|10,23|| align=right|3,642||MBA||26. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54902) Close||2001 OG77|| align=right|15,5|| align=right|2,362|| align=right|0,180|| align=right|2,98|| align=right|3,629||MBA||23. července 2001||Anza||M. Collins; M. White
|-
|(54903)||2001 OV77|| align=right|16,1|| align=right|2,307|| align=right|0,089|| align=right|6,10|| align=right|3,503||MBA||26. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54904)||2001 OZ78|| align=right|14,4|| align=right|2,757|| align=right|0,032|| align=right|7,20|| align=right|4,578||MBA||26. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54905)||2001 OA80|| align=right|15,3|| align=right|2,533|| align=right|0,153|| align=right|10,80|| align=right|4,031||MBA||29. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54906)||2001 OT80|| align=right|13,1|| align=right|2,559|| align=right|0,160|| align=right|12,06|| align=right|4,093||MBA||29. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54907)||2001 OW80|| align=right|13,6|| align=right|2,606|| align=right|0,073|| align=right|12,19|| align=right|4,206||MBA||29. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54908)||2001 OY80|| align=right|12,7|| align=right|2,873|| align=right|0,060|| align=right|11,68|| align=right|4,870||MBA||29. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54909)||2001 OP81|| align=right|15,6|| align=right|2,351|| align=right|0,169|| align=right|3,28|| align=right|3,604||MBA||29. července 2001||Prescott||P. G. Comba
|-
|(54910)||2001 OC83|| align=right|15,6|| align=right|2,211|| align=right|0,092|| align=right|7,07|| align=right|3,286||MBA||27. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54911)||2001 OM83|| align=right|13,9|| align=right|3,091|| align=right|0,269|| align=right|13,90|| align=right|5,433||MBA||27. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54912)||2001 OX86|| align=right|14,0|| align=right|3,102|| align=right|0,075|| align=right|12,40|| align=right|5,462||MBA||29. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54913)||2001 OY87|| align=right|14,3|| align=right|2,614|| align=right|0,204|| align=right|14,24|| align=right|4,227||MBA||31. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54914)||2001 OS88|| align=right|16,3|| align=right|2,240|| align=right|0,129|| align=right|2,06|| align=right|3,352||MBA||21. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54915)||2001 OE89|| align=right|14,9|| align=right|2,722|| align=right|0,105|| align=right|3,09|| align=right|4,491||MBA||21. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54916)||2001 OD92|| align=right|15,5|| align=right|2,304|| align=right|0,090|| align=right|7,42|| align=right|3,496||MBA||22. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54917)||2001 OL92|| align=right|15,2|| align=right|2,554|| align=right|0,145|| align=right|7,44|| align=right|4,082||MBA||22. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54918)||2001 OC94|| align=right|15,7|| align=right|2,522|| align=right|0,160|| align=right|1,33|| align=right|4,004||MBA||27. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54919)||2001 OH94|| align=right|15,1|| align=right|2,653|| align=right|0,076|| align=right|4,05|| align=right|4,319||MBA||27. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54920)||2001 OJ95|| align=right|15,2|| align=right|3,056|| align=right|0,184|| align=right|2,24|| align=right|5,341||MBA||30. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54921)||2001 OL95|| align=right|15,2|| align=right|2,848|| align=right|0,118|| align=right|6,75|| align=right|4,807||MBA||30. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54922)||2001 OO95|| align=right|16,3|| align=right|2,434|| align=right|0,180|| align=right|1,84|| align=right|3,797||MBA||31. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54923)||2001 OL96|| align=right|14,4|| align=right|2,675|| align=right|0,123|| align=right|15,09|| align=right|4,374||MBA||24. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54924)||2001 OA97|| align=right|15,4|| align=right|2,692|| align=right|0,272|| align=right|4,82|| align=right|4,416||MBA||25. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54925)||2001 OT98|| align=right|15,3|| align=right|2,227|| align=right|0,170|| align=right|7,58|| align=right|3,322||MBA||26. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54926)||2001 OZ99|| align=right|15,2|| align=right|2,606|| align=right|0,095|| align=right|1,94|| align=right|4,206||MBA||27. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54927)||2001 OD100|| align=right|13,7|| align=right|3,069|| align=right|0,115|| align=right|9,69|| align=right|5,376||MBA||27. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54928)||2001 OF100|| align=right|15,2|| align=right|3,146|| align=right|0,117|| align=right|1,80|| align=right|5,580||MBA||27. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54929)||2001 OZ101|| align=right|14,0|| align=right|2,554|| align=right|0,199|| align=right|11,55|| align=right|4,082||MBA||28. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54930)||2001 OM102|| align=right|14,9|| align=right|2,916|| align=right|0,138|| align=right|12,13|| align=right|4,978||MBA||28. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54931)||2001 OY102|| align=right|13,7|| align=right|2,595|| align=right|0,176|| align=right|12,79|| align=right|4,179||MBA||29. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54932)||2001 OH103|| align=right|15,2|| align=right|3,103|| align=right|0,167|| align=right|1,79|| align=right|5,466||MBA||27. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54933)||2001 OV103|| align=right|14,0|| align=right|2,529|| align=right|0,155|| align=right|11,17|| align=right|4,020||MBA||29. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54934)||2001 OH105|| align=right|13,5|| align=right|2,596|| align=right|0,049|| align=right|10,11|| align=right|4,182||MBA||29. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54935)||2001 OY105|| align=right|15,2|| align=right|2,262|| align=right|0,149|| align=right|9,87|| align=right|3,401||MBA||29. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54936)||2001 OA106|| align=right|15,2|| align=right|2,339|| align=right|0,261|| align=right|5,62|| align=right|3,577||MBA||29. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54937)||2001 OH106|| align=right|13,5|| align=right|2,672|| align=right|0,121|| align=right|12,21|| align=right|4,367||MBA||29. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54938)||2001 OG107|| align=right|15,4|| align=right|2,358|| align=right|0,113|| align=right|5,61|| align=right|3,619||MBA||29. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54939)||2001 OP107|| align=right|14,6|| align=right|2,534|| align=right|0,117|| align=right|3,00|| align=right|4,033||MBA||29. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(54940)||2001 OQ107|| align=right|14,9|| align=right|2,522|| align=right|0,186|| align=right|5,10|| align=right|4,003||MBA||30. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54941)||2001 OA108|| align=right|13,5|| align=right|2,686|| align=right|0,168|| align=right|10,65|| align=right|4,402||MBA||31. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54942)||2001 OC111|| align=right|14,6|| align=right|2,697|| align=right|0,063|| align=right|10,30|| align=right|4,428||MBA||19. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54943)||2001 PC1|| align=right|15,2|| align=right|2,732|| align=right|0,113|| align=right|4,89|| align=right|4,515||MBA||7. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54944)||2001 PV1|| align=right|16,7|| align=right|2,256|| align=right|0,090|| align=right|4,05|| align=right|3,388||MBA||8. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54945)||2001 PF2|| align=right|15,0|| align=right|2,637|| align=right|0,047|| align=right|13,59|| align=right|4,283||MBA||3. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54946)||2001 PO2|| align=right|16,1|| align=right|2,357|| align=right|0,102|| align=right|6,03|| align=right|3,619||MBA||3. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54947)||2001 PM3|| align=right|13,6|| align=right|3,174|| align=right|0,158|| align=right|16,46|| align=right|5,654||MBA||5. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54948)||2001 PP3|| align=right|16,7|| align=right|2,261|| align=right|0,050|| align=right|5,49|| align=right|3,398||MBA||8. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54949)||2001 PR3|| align=right|14,5|| align=right|2,656|| align=right|0,184|| align=right|12,61|| align=right|4,329||MBA||9. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54950)||2001 PF5|| align=right|15,6|| align=right|2,548|| align=right|0,127|| align=right|7,75|| align=right|4,067||MBA||9. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54951)||2001 PH6|| align=right|14,6|| align=right|3,135|| align=right|0,147|| align=right|2,19|| align=right|5,551||MBA||10. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54952)||2001 PL6|| align=right|14,9|| align=right|2,552|| align=right|0,091|| align=right|3,17|| align=right|4,076||MBA||10. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54953)||2001 PS6|| align=right|15,0|| align=right|2,732|| align=right|0,148|| align=right|6,47|| align=right|4,515||MBA||10. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54954)||2001 PU6|| align=right|15,6|| align=right|2,383|| align=right|0,138|| align=right|6,24|| align=right|3,677||MBA||10. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54955)||2001 PL7|| align=right|15,1|| align=right|2,705|| align=right|0,052|| align=right|3,53|| align=right|4,448||MBA||5. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54956)||2001 PQ7|| align=right|13,2|| align=right|3,242|| align=right|0,016|| align=right|22,95|| align=right|5,838||MBA||8. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54957)||2001 PT7|| align=right|15,4|| align=right|2,199|| align=right|0,173|| align=right|6,80|| align=right|3,261||MBA||10. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54958)||2001 PK8|| align=right|15,6|| align=right|2,266|| align=right|0,154|| align=right|8,78|| align=right|3,411||MBA||11. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54959)||2001 PS8|| align=right|14,0|| align=right|3,225|| align=right|0,107|| align=right|13,16|| align=right|5,790||MBA||11. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54960)||2001 PE10|| align=right|15,5|| align=right|2,418|| align=right|0,138|| align=right|2,25|| align=right|3,759||MBA||8. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54961)||2001 PX10|| align=right|15,8|| align=right|2,656|| align=right|0,125|| align=right|3,79|| align=right|4,328||MBA||8. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54962)||2001 PH12|| align=right|14,6|| align=right|2,694|| align=right|0,086|| align=right|3,95|| align=right|4,421||MBA||12. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54963)||2001 PS12|| align=right|14,3|| align=right|2,767|| align=right|0,179|| align=right|8,36|| align=right|4,602||MBA||12. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54964)||2001 PF27|| align=right|15,7|| align=right|2,469|| align=right|0,092|| align=right|5,85|| align=right|3,879||MBA||11. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54965)||2001 PN27|| align=right|16,3|| align=right|2,375|| align=right|0,056|| align=right|6,51|| align=right|3,659||MBA||11. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54966)||2001 PA28|| align=right|15,0|| align=right|2,927|| align=right|0,127|| align=right|6,92|| align=right|5,008||MBA||13. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54967)||2001 PF29|| align=right|14,9|| align=right|2,746|| align=right|0,051|| align=right|3,94|| align=right|4,551||MBA||15. srpna 2001||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|(54968)||2001 PY31|| align=right|14,5|| align=right|2,614|| align=right|0,124|| align=right|14,73|| align=right|4,225||MBA||10. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54969)||2001 PL34|| align=right|14,1|| align=right|3,087|| align=right|0,083|| align=right|15,99|| align=right|5,424||MBA||10. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54970)||2001 PE38|| align=right|15,8|| align=right|2,542|| align=right|0,123|| align=right|18,90|| align=right|4,051||MBA||11. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54971)||2001 PU42|| align=right|13,8|| align=right|2,961|| align=right|0,089|| align=right|8,05|| align=right|5,094||MBA||12. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54972)||2001 PY42|| align=right|13,5|| align=right|2,870|| align=right|0,166|| align=right|9,83|| align=right|4,862||MBA||12. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54973)||2001 PE44|| align=right|15,6|| align=right|2,867|| align=right|0,063|| align=right|1,05|| align=right|4,854||MBA||15. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54974)||2001 PA45|| align=right|14,4|| align=right|2,989|| align=right|0,084|| align=right|10,40|| align=right|5,166||MBA||11. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54975)||2001 PL47|| align=right|13,8|| align=right|2,904|| align=right|0,081|| align=right|13,08|| align=right|4,948||MBA||13. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54976)||2001 PJ49|| align=right|15,0|| align=right|2,631|| align=right|0,143|| align=right|14,62|| align=right|4,266||MBA||13. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54977)||2001 PQ49|| align=right|14,1|| align=right|2,798|| align=right|0,119|| align=right|29,87|| align=right|4,681||MBA||14. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(54978)||2001 PZ49|| align=right|14,2|| align=right|2,686|| align=right|0,055|| align=right|13,41|| align=right|4,400||MBA||15. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54979)||2001 PP56|| align=right|16,3|| align=right|2,363|| align=right|0,135|| align=right|2,11|| align=right|3,631||MBA||14. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54980)||2001 PN60|| align=right|16,8|| align=right|2,260|| align=right|0,095|| align=right|1,62|| align=right|3,396||MBA||13. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54981)||2001 PU61|| align=right|15,6|| align=right|2,547|| align=right|0,102|| align=right|3,88|| align=right|4,064||MBA||13. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54982)||2001 PH62|| align=right|15,4|| align=right|2,737|| align=right|0,050|| align=right|7,40|| align=right|4,526||MBA||13. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(54983)||2001 QE|| align=right|15,9|| align=right|2,561|| align=right|0,153|| align=right|0,30|| align=right|4,097||MBA||16. srpna 2001||San Marcello||M. Tombelli; A. Boattini
|-
|(54984)||2001 QR|| align=right|14,2|| align=right|3,112|| align=right|0,020|| align=right|8,13|| align=right|5,489||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54985)||2001 QQ1|| align=right|16,0|| align=right|2,516|| align=right|0,107|| align=right|3,63|| align=right|3,989||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54986)||2001 QZ2|| align=right|15,1|| align=right|2,618|| align=right|0,159|| align=right|2,45|| align=right|4,235||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54987)||2001 QT4|| align=right|16,1|| align=right|2,766|| align=right|0,155|| align=right|9,21|| align=right|4,600||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54988)||2001 QW5|| align=right|15,8|| align=right|2,348|| align=right|0,077|| align=right|3,67|| align=right|3,598||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54989)||2001 QB8|| align=right|15,9|| align=right|2,264|| align=right|0,105|| align=right|4,64|| align=right|3,406||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54990)||2001 QW8|| align=right|15,2|| align=right|3,070|| align=right|0,074|| align=right|2,42|| align=right|5,379||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54991)||2001 QT10|| align=right|14,1|| align=right|2,783|| align=right|0,331|| align=right|5,62|| align=right|4,641||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54992)||2001 QO11|| align=right|15,4|| align=right|2,732|| align=right|0,062|| align=right|5,69|| align=right|4,515||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54993)||2001 QF12|| align=right|15,5|| align=right|2,340|| align=right|0,168|| align=right|5,57|| align=right|3,580||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54994)||2001 QF13|| align=right|16,1|| align=right|2,477|| align=right|0,087|| align=right|3,53|| align=right|3,897||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54995)||2001 QS13|| align=right|14,6|| align=right|3,010|| align=right|0,083|| align=right|2,94|| align=right|5,223||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54996)||2001 QW13|| align=right|15,5|| align=right|2,407|| align=right|0,116|| align=right|6,14|| align=right|3,734||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54997)||2001 QZ13|| align=right|13,8|| align=right|2,666|| align=right|0,203|| align=right|11,70|| align=right|4,353||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54998)||2001 QA14|| align=right|14,3|| align=right|2,738|| align=right|0,167|| align=right|10,90|| align=right|4,530||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(54999)||2001 QE16|| align=right|14,3|| align=right|2,775|| align=right|0,196|| align=right|8,67|| align=right|4,623||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(55000)||2001 QL18|| align=right|15,7|| align=right|2,534|| align=right|0,168|| align=right|1,74|| align=right|4,034||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
AMR – Amorova skupina,
APL – Apollonova skupina,
CNT – skupina kentaurů,
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu,
SDO – objekt z Kuiperova pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek